Cet article présente une partie des personnages du manga et anime Bleach. Les personnages présentés ci-dessous vivent ou ont vécu dans la Soul Society, prenant une part active à la traque des hollows ou à la destruction du monde des morts.

La Famille Royale 
C'est la Famille du Roi des Esprits, elle est très mystérieuse et reste inconnue.

La Famille Royale a ses propres lois et ses règles. Leurs shikahishou sont très différents des shinigamis de la Soul Society. Elle est protégée par la Division 0.

Le Détachement Royale (ou Garde royale, Division Zéro)

La division zéro est une division spéciale, qui - selon Yhwach - intervient uniquement si les treize divisions sont battues ou si le roi des esprits est directement menacé. Elle est uniquement composée de capitaines, au nombre de cinq, qui selon Kyoraku sont à eux cinq plus puissants que tout le Gotei 13 réunis. Chaque membre de la division zéro est un shinigami qui a créé ou accompli quelque chose qui a fait que le roi des esprits l'a reconnu comme étant une personne qui fait partie de l'histoire de la Soul Society, et lui a valu la place de membre de la division zéro.

Membre(s) connu(s) :

 Kirio Hikifune :
 Zanpakutō : inconnu
  est évoquée dans le tome 36 comme l'ancienne capitaine de la . Elle a précédé Kisuke Urahara avant d'être promue garde royale.
 Sa vice-capitaine, Sarugaki Hiyori, la considérait comme sa mère. C'est elle qui a créé les âmes artificielles ainsi que la technique pour les insérer dans les gigai (corps d'emprunt)
 Au sein de la garde royale, elle porte le titre 
 On peut remarquer qu'elle essaye de grossir le plus possible pour avoir une quantité de reiatsu suffisante pour cuisiner des plats à haute densité spirituelle, action qui lui demande une énergie considérable et la faisant fortement maigrir.

 Senjumaru Shutara
 Zanpakutō : inconnu
 Au sein de la garde royale, elle porte le titre . Elle semble plus ou moins liée à la Douzième Division et au Centre de Recherches et de Développement de la Soul Society, dans la mesure où elle connaît personnellement Mayuri Kurotsuchi (elle est d'ailleurs la seule à l'appeler par son prénom, en dehors de Nemu Kurotsuchi) et qu'elle prétend que la sécurité de son laboratoire était mieux assurée quand elle y était encore.
 Au sein de la garde royale, elle semble être une sorte de couturière, en faisant notamment les shihakusho des shingamis. Cependant, on ne connaît pas encore les caractéristiques spécifiques de ses créations (on peut noter qu'elle exige des personnes qu'elle habille de prendre leurs mesures sous tous les angles et aspects possibles, exigeant ainsi de ces derniers une nudité totale).
 Elle semble dépourvue de bras "normaux" n'ayant que six grands bras puissants articulés prenants leurs origines dans son dos.

 Tenjirō Kirinji
 Zanpakutō : Kinpika
 Tenjirō Kirinji est celui qui a créé la source d'eau chaude qui permet la guérison. Cette source sera d'ailleurs reprise par Kisuke Urahara dans le terrain d'entraînement qu'il a construit avec Yoruichi Shihōin.
 Au sein de la garde royale, il porte le titre 
 On apprend également lors de la visite d'Ichigo dans son palais qu'il était surnommé "Tenjiro l'éclair" grâce à son immense vitesse. Il dit lui-même n'avoir rien perdu de ses capacités, ce qui est prouvé lorsqu'il prend de vitesse Soi Fon (pourtant une des plus rapides de tout le Gotei) pour lui faire la morale. (chap 520)
 Il est le premier de la division 0 à reconnaitre les capacités d'Ichigo et à comprendre l’intérêt du roi pour ce dernier: en effet, en dépit de sa vitesse et de la force de son coup de poing, il se laisse surprendre par le héros qui contre-attaque instinctivement. (chapitre 520)
 Lorsque Juha Bach envahit le Palais du Roi des Esprits avec Haschwalth et Uryû, ils sont arrêtés par Tenjirô qui tue un bon nombre de Quincys avec sa technique d'Eau Chaude.

 Nimaiya Ôetsu
 Zanpakutō : inconnu
 Au sein de la garde royale, il porte le titre  il est aussi le maître du palais du phœnix. C'est lui qui a créé les Asauchi, forme première des zanpakutō. Le palais du Phoenix, présenté par Nimaiya est un somptueux palais peuplé de jolies jeunes filles mais le véritable palais du Phoenix n'est qu'une cabane délabrée perchée sur une falaise.
 Il ne vit qu'avec les personnifications féminines de centaines d'asauchi dans un palais secondaire et semble être un personnage assez exubérant et lubrique. Il possède cinq assistantes qui l'aident à forger des Zanpakutô.
 Il reforgera Zabimaru et Zangetsu lors de la visite de leurs possesseurs respectifs, Renji et Ichigo, dans son palais.

 Hyôsube Ichibei
 Zanpakutō : Obscurcis Ichimonji
 Bankai : Shirafude Ichimonji
 Au sein de la garde royale, il porte le titre de Moine au globe oculaire. Son palais a la particularité d'avoir un air fortement chargé en particules spirituelles.
 Son titre "Manako Oshô" signifie "celui qui nomme les choses". Il décide des noms de toutes choses à la Soul Society, et notamment des Zanpakutos. Il apprendra à Renji le vrai nom du Bankai de Zabimaru.

Chambre des 46 bureaux de Chūo 

Aucun membre n'est connu. Ce sont eux, qui notamment, ont gracié le meurtrier de l'amie de Tôsen Kaname, futur capitaine de la , au grand dam de ce dernier. Les quarante-six membres ont été assassinés par Aizen pendant qu'il se faisait passer pour mort.

Après la bataille de Karakura, la chambre est reconstituée pour juger Aizen, devenu immortel grâce au Hôgyoku. Ils sont placés sur un hémicycle et chacun est dissimulé par un paravent. On peut distinguer que celui qui énonce la sanction pour Aizen porte une longue barbe blanche

Treize armées de la Cour

Première division 

 Yamamoto Shigekuni dit Genryūsai
 Statut : Décédé
 Zanpakutô : 
 Shikai : Que le monde devienne cendre et poussière, Ryūjin Jakka
 Bankai : 
 Zanka no tachi Est : Kyoku Jitsujin
 Zanka no tachi Ouest : Zanjitsu Gokui (Manteau de la Prison du Soleil Persistant)
 Zanka no tachi Sud : Kaka Jûman Okushi Daisôjin (La grande armée des  par les flammes)
 Zanka no tachi Nord : Tenchi Kaijin (le ciel et la terre sont brûlés jusqu'aux cendres)
  était le capitaine de la , en poste depuis près de , ainsi que le supérieur de tous les autres capitaines de division. Après la destruction de la chambre des 46 par Aizen, il prend les principales décisions.
 Son véritable nom est Yamamoto Shigekuni mais il a plusieurs surnoms : Vieux Yama pour Shunsui et Jijusai pour Ukitake depuis qu'il a reçu sa première cicatrice, Enjisai depuis que le bankai de Chôjirô lui fit sa deuxième cicatrice puis Genryûsai, qu'il s'attribua lui-même.
 Durant la bataille de Karakura, il prend le commandement des bataillons du Gotei 13. Il interviendra personnellement en créant un mur de feu emprisonnant les trois capitaines déserteurs (Aizen, Gin et Tōsen), puis en tuant la chimère créée par les fraccións de Hallibel qui a gravement blessé quatre vice-capitaines (Hisagi, Rangiku, Izuru et Hinamori). Il n'hésite pas à sacrifier tous les capitaines pour atteindre Aizen et le tuer lui-même, mais la resurrección de Wonderwice, qui annule son attaque Ennetsu Jigoku (lit. Les flammes de l'enfer), met son plan en échec. Il se lance donc dans un combat dévastateur à mains nues contre l'Arrancar, qu'il détruit totalement, avant qu'Aizen ne lui explique en détail le pouvoir de Wonderwice : le zanpakutō de Yamamoto ne peut plus créer de flammes, mais celles qui furent créées auparavant sont toujours là. Yamamoto se jette donc dans les flammes absorbées par Wonderwice et contient l'explosion, le blessant grièvement. Alors qu'Aizen allait l'achever, il lance un sort de kido niveau 96, Ittô Kasô, qui force le capitaine renégat à fuir. Le capitaine commandant aurait apparemment lancé ce puissant sort de Kido (sans incantation) en utilisant son bras gauche comme catalyseur. Mais à peine dix jours plus tard, le capitaine-commandant s'est totalement remis de ses blessures et sermonne les capitaines dont le comportement a laissé à désirer. Ce combat a montré que Yamamoto, bien qu'étant un vieillard, possède une musculature imposante.
 Yamamoto Genryūsai Shigekuni est à l'heure actuelle, le shinigami le plus puissant connu. Même Aizen reconnaît que la puissance du capitaine-commandant surpasserait largement la sienne dans un combat frontal. D'après ses propres mots, il n'y a eu aucun shinigami plus fort que lui né lors de ces 1000 dernières années. Il est dit que Yamamoto était le seul Shinigami pouvant effrayer Aizen.
 Il fut également le fondateur de l'académie des shinigami deux mille ans avant le début du manga et est hautement respecté de tous les shinigami. À l'époque où se déroule l'histoire, il est le seul à savoir où se trouve le "ôken", la clé du roi. En effet, il n'existe aucun document indiquant son emplacement, l'information se transmettant oralement de commandant général à commandant général.
 Son zanpakutō est le zanpakutō type feu le plus puissant et le plus vieux qui soit. Libéré, il a le pouvoir de réduire en cendres tout autre zanpakutō qui le touche. Malgré son grand âge, il n'en est pas moins un shinigami extrêmement puissant. Capable de tenir tête aux deux capitaines qu'il considère comme ses fils, Ukitake et Kyôraku en combat au sabre. Il réveille le pouvoir de son sabre par la phrase .
 Lors du chapitre 506, il active son bankai Zanka no tachi (la longue épée de la flamme éternelle) ; ce dernier a un côté offensif, nommé « Est » : toutes les flammes de Ryûjin Jakka se concentrent dans le tranchant du zanpakutō, qui réduit à néant instantanément tout ce qu’il touche, et un côté défensif, nommé « Ouest »: les flammes entourent Yamamoto, lui conférant une armure ayant la température du centre du soleil ( de degrés). La chaleur dégagée par ce bankai est telle que toute l’eau contenue dans la Soul Society s’évapore peu à peu, ce qui fait que Yamamoto ne doit pas l’utiliser de manière trop prolongée. À ce bankai s’ajoutent deux attaques nommées « sud » : Yamamoto invoque une armée des morts-vivants calcinés par son zanpakutō et ceux-ci attaquent son adversaire, et « nord » : Yamamoto donne un coup d’épée dont la portée atteint une dizaine de mètres, et coupant tout sur son passage.
 On apprend lors du chapitre 507 que mille ans auparavant son bankai était différent. Yhwach le décris comme "Une épée qui réduit en cendres tout ce qu'elle touche au moindre contact"
 Il sera tué par Yhwach après que celui-ci aura capturé son bankai, non sans avoir résisté et malgré sa blessure mortelle (il a été coupé en deux). Selon ce dernier, sa faiblesse est d'avoir abandonné la brutalité de ses débuts comme capitaine-commandant pour devenir plus sage après le massacre des Quincys. Cependant après la bataille, son corps n'a pas été retrouvé: Yhwach l'a désintégré avec un barrage de flèches après l'avoir tué, il ne reste en souvenir de Yamamoto que son zanpakuto en cendres et brisé: tel un feu qui vient de s'éteindre.

 Chōjirō Sasakibe 
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : Gonryomaru (厳霊丸 Cercle d'âmes violentes)
 Shikai : Perfore, Gonryomaru
 Bankai : Koukou Konryou Rikyuu (Eclatante Villa Jaune De L'âme Austère)
  est le vice-capitaine de la . On sait peu de chose sur lui, si ce n'est sa grande admiration pour l’ère victorienne.
 C'est par la commande  qu’il active les pouvoirs de son zanpakutō qui prend alors la forme d’une rapière. Ses capacités sont inconnues, puisqu’il a été vaincu avant même d'avoir pu les utiliser, cependant dans l’anime, lors de l’arc filler sur la matérialisation des zanpakutō, la manifestation de l’esprit de son arme utilise ce qui semble être de la foudre, cependant, ce n’est pas la seule manifestation à utiliser des pouvoirs autres que ceux dont elle dispose en temps normal. Il est, avec Hyorinmaru du capitaine de la dixième division, le seul zanpakutō permettant de modifier l'atmosphère, puisqu'il génère de la foudre que le shinigami peut contrôler pour attaquer.
 Il est tué par le Quincy Driscoll Berci au début de l'arc final, dans un combat où il aura utilisé pour la première fois son bankai pour se défendre ; il l'aurait maîtrisé avant les plus anciens capitaines comme Shunsui Kyōraku ou Jūshirō Ukitake mais a refusé le poste de capitaine par loyauté envers le capitaine-commandant Yamamoto.
 L'anime et le dernier arc confirment l'hypothèse que le zanpakutô de Chôjirô lui sert à maîtriser la foudre.
 Il est incinéré à la suite d'une cérémonie d'enterrement où Byakuya Kuchiki fait un discours sur sa biographie.
 Lors de la  des Quincy, le capitaine-commandant Yamamoto aide Shûhei Hisagi contre Driscoll Berci. Ce dernier est heureux d'avoir à combattre Yamamoto et utilise le bankai de Chôjirô contre lui, qui crée de puissants éclairs censés pulvériser la cible. Cependant, Yamamoto en sort indemne et hurle que ce bankai n'était pas aussi faible lorsque Chôjirô l'utilisait. Il se souvient que Chôjirô voulait à tout prix être son bras-droit. Yamamoto demanda à Chôjirô de lui montrer son bankai. Ce bankai lui fit sa deuxième cicatrice qui lui valut le surnom de Enjusai.

 Genshirô Okikiba
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : Inconnu
 Shikai : Inconnu
 Il est le troisième siège de la . Il remplace Sasakibe Chōjirō auprès du capitaine commandant après la mort du vice capitaine.

  Shin’etsu Kisaragi :
 Statut : Décédé
  est le père de Shūsuke Amagai. Lors d'une enquête illégale sur les activités du clan Kasumiōji ordonné par son supérieur, Genryūsai Shigekuni Yamamoto, il a été contaminé par un bakkōtō. Pris de folie, il attaqua alors son capitaine qui n'eut d'autre choix que de mettre fin à ses jours. Dans son dernier souffle, il mit son fils en garde contre les bakkōtō.

Deuxième division 

Ils sont spécialisés dans les assassinats et l’espionnage.

 Soi Fon
 Statut : Vivante
 Zanpakutō : Suzumebachi (Frelon Tueur)
 Shikai : Cible mon ennemi, Suzumebachi
 Bankai : Jakuho Raikoben (Dard foudroyant de la guêpe)
 Naissance : 
  qui veut dire "Vent rapide" en chinois, est la capitaine de la  du Gotei 13 et la commandante de la  de l'Omnitsukido (Keigun, la division des exécuteurs), elle a succédé à Shihōin Yoruichi aux mêmes postes. De son vrai nom Shaorin Fon, elle fait partie d'une famille de nobles de rang moindre aux services de la famille Shihōin, une des quatre grandes familles de la Soul Society. Elle est la sixième d'une fratrie de six, ses cinq frères sont tous morts lors de leurs premières missions. C'est lors de son entrée dans le Keigun qu'elle prit le prénom de son arrière-grand-mère, Soi. Elle en a beaucoup voulu à Yoruichi de l'avoir abandonnée (mais surtout de ne pas l'avoir emmenée avec elle dans sa fuite) et s'est entraînée pour la surpasser. Elles s'affronteront d'ailleurs lors de l'attaque du Sōkyoku, et au terme du combat, elle fera part de sa rancœur à Yoruichi, mettant fin à la haine qu'elle lui voue.
 Lors du shikai, son zanpakutō se transforme en une griffe articulée, portée au majeur droit, qui, si elle touche un adversaire, fait apparaître à cet endroit un tatouage en forme de papillon noir, l'Homonka, qui peut disparaître quand elle le désire. Un deuxième coup au même endroit entraîne la mort pratiquement immédiate de la victime. Durant sa première apparition, durant son combat contre Yoruichi, on apprend que par le passé, les Homonka créés ne restaient que quelques minutes sur la victime.
 Son bankai est "Jakuho Raikoben". La griffe devient une sorte de lance-missile portatif très puissant recouvrant son bras droit entièrement. Elle utilise rarement ce bankai, qui est d'après elle une insulte à son  car, pour elle,  mais elle l'utilisera malgré tout pendant la bataille de la fausse Karakura contre Barragan sans succès. La force de recul de son bankai est telle qu'elle est obligée de s'attacher à un immeuble avec un ginjoutan (tissu fait d'acier) pour pouvoir rester en place avec le recul de l'arme. Après l'arrivée des Vizards, elle explique à Hachigen venu l'aider qu'elle ne peut utiliser son bankai qu'une fois tous les trois jours. Afin de vaincre Barragan, elle s'en sert une seconde fois mais une nouvelle fois sans succès elle parvient juste à blesser Barragan qui sera finalement vaincu par Hachigen.
 Elle fut battue par Aizen lors de la bataille sur Terre mais est encore en vie. Elle récupérera son bras gauche détruit par Barragan mais on ignore encore par quel moyen.
 Dans le chapitre 496 son bankai est volé tout comme ceux des capitaines de la , , .

 Marechiyo Ōmaeda
 Statut : Incertain
 Zanpakutō : Gegetsuburi (Tête pentagonale)
 Shikai : Écrase, Gegetsuburi
 Naissance : 
  est le vice-capitaine de la  du Gotei 13 et le commandant du corps de garde, le  détachement des forces spéciales. Il vient d'une familles nobles de la Soul Society, et a une attitude assez hautaine, voire parfois un peu trop gourmande. Il adore se curer le nez. Il admire beaucoup son capitaine qui lui fait un peu peur cependant.
 Lors du shikai, son zanpakutō prend la forme d'un fléau d'armes (sous forme de boule à pointes), qu'il libère en disant « Écrase ». Ses capacités restent inconnues jusqu'à l'attaque des Arrancars sur la fausse Karakura, puisqu'il a été vaincu avant même d'avoir pu les utiliser. Son zanpakutō semble être assez lourd pour écraser quiconque en subit une attaque.
 Lors de la bataille de la fausse Karakura, il montre également qu'il est digne de la , en exécutant un shunpō très rapide.
 Les épisodes hors série le dépeignent comme un personnage convaincu de sa beauté et fier d'appartenir à une famille riche de la haute noblesse.

 Yoruichi Shihōin
 Statut : Vivante
 Zanpakutō : inconnu
 Naissance :  janvier
 Yoruichi Shihōin (四楓院 夜一) apparaît dans le manga sous l'apparence d'un chat noir parlant avec une voix masculine (dans l'anime, lors des diffusions dans les autres pays que le Japon, l'aspect masculin de la voix a été renforcée). Ce n'est que plus tard qu'on découvre qu'elle est en fait une femme, ex-commandant des opérations spéciales et ex-capitaine de la ,  de la famille Shihōin, l'une des familles nobles du Soul Society, qu'elle a fui après que Kisuke Urahara fut banni. On ne l'a jamais vue avec son zanpakutō dans un combat. Elle est définie, lors de son apparition sous la forme d'un chat, comme la meilleure amie de Kisuke Urahara.
 Elle est surnommée « la déesse de l'attaque éclair » ("Shunshin" en japonais) ou « Yoruichi à la vitesse divine ». En effet, elle a atteint un niveau de maîtrise de la technique du shunpō très impressionnant. N'utilisant pas son zanpakutō et combattant à mains nues lors de tous ses combats jusqu'à présent l'on peux aisément imaginer que sa force réelle n'est pas encore été dévoilé. Malgré son rang, elle n'aime pas beaucoup les marques de respect prononcées, le fait qu'on l'appelle par son nom de famille la met mal à l'aise.
 Elle assiste Ichigo lors de ses trois jours d'entraînement où il obtiendra le bankai. Elle aime bien le taquiner. Très puissante, elle maîtrise les mêmes techniques de combat que Soi Fon, qui fut sa protégée. Quand elle était capitaine, elle rendait visite à Byakuya pour le taquiner, ce qui finissait par un jeu de chat, on sait d'ailleurs qu'il ne l'a jamais attrapé. Elle a recommandé Kisuke comme capitaine pour la , alors qu'il était son  dans la .
 C'est également elle qui a mis au point les techniques du shino, les techniques de déplacement secrètes utilisées quelquefois par Byakuya Kuchiki.
 Elle affronte Aizen dans la bataille d'hiver, armée de gants et de bottes blindés avec le soutien de Isshin Kurosaki et Urahara, mais est vaincue.

 Marenoshin Ōmaeda
 Statut : Retraité
 Ancien vice-capitaine de la  des treize armées de la cour et ancien commandant du corps de garde, le  détachement des forces spéciales. Il a servi sous les ordres de Yoruichi.
 C'est le père de Marechiyo Ōmaeda qui occupe les mêmes postes que lui  plus tard.

Troisième division 

 Gin Ichimaru
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : Shinsô (Lance Divine)
 Shikai : Transperce, Shinsô
 Bankai : Kamishini no yari (Lance tueuse de Dieu)
 Naissance : un 
 Taille : 
  était capitaine de la  et l'ancien vice-capitaine de la , sous les ordres de Aizen Sosuke. À son arrivée au Seireitei (après avoir terminé l'académie en un an, ce qui est prodigieux), il tua le troisième siège de la  en secret et prit sa place.
 Il apparaît la première fois après que Byakuya Kuchiki ait confirmé à Renji et Rukia l'exécution de cette dernière. Gin, accompagné de Kenpachi Zaraki, demande à Byakuya comment il fait pour rester aussi calme à l'approche de la mise à mort de sa sœur. Alors qu'un combat entre Byakuya et Zaraki allait commencer, Gin y met fin de façon comique en enveloppant Zaraki dans son haori puis en le tirant comme un traîneau.Son zanpakutō à l'état scellé est un wakizashi. Son pouvoir tient du fait qu'il peut s'allonger d'une longueur de cent lames en shikai, et de  en bankaï. Sa particularité réside dans le fait qu'il n'est pas forcément le plus long zanpakuto mais qu'il est le plus rapide : Ichimaru est capable de modifier la longueur de la lame extrêmement rapidement, en désintégrant la lame un bref moment pendant l'extension et la contraction. Sa vitesse est telle que même Ichigo équipé de Tensa Zangetsu a beaucoup de mal a esquiver les attaques de Gin, alors que le pouvoir que Tensa Zangetsu offre à Ichigo est justement une vitesse exceptionnelle. Il explique plus tard qu'un poison est libéré de l'intérieur de la lame à ce moment et que son sabre n'est pas si rapide mais qu'il se transforme en poussières lorsqu'il s'allonge.Il arbore toujours un sourire narquois et a des yeux en lames de rasoir qu'il garde presque tout le temps fermés (on peut voir sur la couverture du tome 20 qu'ils sont en réalité bleu pâle). Il est devenu capitaine de la troisième division en même temps que Byakuya Kuchiki est devenu celui de la sixième division. Lors des moments critiques, il abandonne son visage narquois pour une apparence beaucoup plus sérieuse. Il joue volontiers de son attitude et s'amuse à troubler les autres shinigami sur ses réels motifs, tout particulièrement Toshirō Hitsugaya et Momo Hinamori. Son nom vient de sa couleur de cheveux grisée (en effet Gin signifie argent en japonais). Il est l'un des trois traîtres de la Soul Society qui vont former les arrancars. Gin est ce que l'on peut appeler un génie, en effet, il est devenu officier après avoir passé seulement un an à l'école de shinigami lorsqu'il était enfant. Il a alors rejoint les rangs de la  et c'est là qu'il fut remarqué par Aizen qui en a depuis fait son bras droit. On apprendra plus tard que Gin a suivi Aizen pour le tuer car il pensait qu'il était le seul à pouvoir le faire. D'ailleurs, il semble être la seule personne, à part Aizen, à connaitre le point faible de Kyôka Suigetsu. De son propre aveu, il a dû attendre des décennies avant de le trouver. Il se retourne contre son ancien capitaine en le blessant, mais Aizen réveille la puissance du Hogyoku et blesse mortellement Gin, qui meurt de ses blessures après l'arrivée d'Ichigo. On peut supposer que Gin a toujours voulu tuer Aizen car on voit dans un flashback quand Gin était enfant a vu Matsumoto blessée et un peu plus loin Aizen et ses acolytes qui lui disent qu'ils avaient blessé une enfant (qui était Matsumoto) pour avoir une pierre mystérieuse.Il semble posséder un lien fort avec Matsumoto Rangiku. En effet, on apprend qu'il l'a sauvée de la mort alors qu'elle était affamée, du temps où ils étaient enfants et vivaient au rukongai.

 Izuru Kira
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : Wabisuke (Aide à l'abandon)
 Shikai : Lève la tête, Wabisuke
 Naissance : 
 Kira Izuru (吉良イヅル) est le vice-capitaine de la  Division. Il fut d'abord sous les ordres d'Ichimaru Gin, puis, après la trahison de ce dernier, sous les ordres d'Amagaī Shūsuke (dans l'anime). Izuru Kira se retrouvera de nouveau sans capitaine après le suicide d'Amagaī.
 Izuru est né dans une famille de noblesse moindre, ses parents sont morts alors qu'il était jeune. Orphelin à son entrée dans l'académie des shinigami, le jeune Izuru se fit une place parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Pendant son passage a l'académie, Kira se lie d'amitié avec Hinamori Momo et Abarai Renji qui étaient dans la même classe que lui. Ils s’entraînaient et passaient souvent du temps ensemble. Lors d'une sortie dans le monde réel pour s'entrainer à l'enterrement de l'âme, il se retrouva en groupe avec Renji et Hinamori, sous la tutelle d'Hisagi Shuhei. Attaqués par des Hudge Hollows, et malgré l'ordre de fuir, il resta héroïquement avec Renji et Hinamori auprès de Shuhei pour tenter de le défendre contre les assaillants. Ils furent sauvés in extremis par le Capitaine Aizen et son vice-capitaine de l'époque, Ichimaru Gin. Dès lors, fascinés par la force de ce capitaine si charismatique, ils décidèrent tous les trois de devenir de puissants shinigami, aptes à devenir vice-capitaine. Après avoir obtenu son diplôme, Izuru, avec Momo et Renji, a été intégré à la  Division. Kira y est resté jusqu'à ce qu'Ichimaru Gin devienne le Capitaine de la  Division. Il décida ainsi d'être sous ses ordres et fut nommé vice-capitaine, après un passage à la , dont il a gardé quelques aptitudes aux soins.
 Kira est fidèle envers ses amis et est très sérieux vis-à-vis du travail qui lui est confié. Malgré l'amitié qu'il partage avec Hinamori Momo, Kira montre que sa loyauté ne connaît pas de frontières quand il défend son capitaine pendant qu'Hinamori est dans une douleur et une colère induite par la mort de son capitaine. Malgré cela, il se considère comme un « monstre » ensuite, pour avoir levé son zanpakutō contre elle, allant même jusqu'à s'affliger des blessures physiques. Izuru possède une confiance aveugle en son capitaine et le défendra même au péril de sa vie, que ce soit contre des ennemis ou même contre ses amis. Malgré son obéissance totale aux ordres de son capitaine, Izuru ne semble pas être une personne mauvaise. Il sera anéanti en apprenant la trahison d'Ichimaru et d'Aizen. Après la désertion de Gin, c'est lui qui assurera la gestion de la .
 Lors de la bataille de la fausse Karakura il bat Abirama Redder, un des fraccions de Barragan.
 Son shikai peut doubler le poids de ce qu'il touche à chaque coup, effet qui s'accumule à chaque contact : un objet ou une personne qu'il aura touché 3 fois verra son poids multiplié par 8. L'effet de ce pouvoir ne dure qu'une journée.
 Kira a davantage développé son Kido que les autres vice-capitaines. Il en découle une maîtrise, une efficacité, une rapidité d'exécution et une puissance équivalente (voire supérieure) aux capitaines de division. L’entraînement au Kido s'est fait au détriment de l'utilisation de son sabre. Néanmoins, le pouvoir de son shikai est tel que cela lui est suffisant dans la plupart des combats.
 Il a pour habitude d'analyser ses adversaires lors des combats afin de déterminer comment les supprimer, puis il passe à l'action en utilisant généralement une ruse qui amènera l'adversaire dans la position de faiblesse qu'il aura souhaité. Puis , c est la mort
 Le vice-capitaine Izuru Kira sera grièvement blessé lors de l'arc final . On le croyait mort par un trou dans le ventre puis il revient juste un peu avant la fin de la guerre avec sa blessure cicatrisée et colmatée avec du bois . Il tua un stern ritter avant de disparaître

 Rōjūro Ōtoribashi, dit Rose :
 Zanpakutō : Kinshara (sâra d'or, variété d'arbre à goudron)
 Shikai : Joue, Kinshara
 Bankai : Kinshara Butôdan (Troupe de danse des sables dorés)
 Rōjūro Ōtoribashi est un jeune homme blond d'allure androgyne. Il passe son temps à discuter de littérature et de musique avec Love. Il était le Capitaine de la  il y a . Rose explique l'aide que Hacchi a apporté à Orihime, et apporte aussi une raison supplémentaire pour qu'ils veuillent intégrer Ichigo à leurs rangs : il déclare qu'Hachigen est heureux parce qu'il y a d'autres personnes avec les mêmes pouvoirs qu'eux, et que leur famille s'agrandit.
 Son shikai est une sorte de fleur extensible un peu comme celui de Renji.
 Battu par Aizen lors de la bataille de Karakura.
 C'est un Vizard, autrement dit un shinigami qui a la possibilité de s'équiper d'un masque de Hollow qui développe considérablement sa force. Il l'est devenu à la suite d'une expérience d'Aizen, et aurait dû mourir de la transformation: C'est Kisuke Urahara qui le sauvera, ainsi que les autres vizards, en stabilisant son état grâce au Hogyoku.
 À la suite de la grande bataille d'hiver, Rose a récupéré son rang de capitaine de la troisième division. Lors de la  du Vanden Reich, il affronte NaNaNa Najahkoop mais ce combat à l'air de se solder par un match nul. Lors de la , il affronte Mask De Masculine et libère son bankai qui crée de la musique rendant réelles les illusions. Cependant, le Quincy se perce les tympans pour éviter d'être atteint et blesse Rose avec un rayon d'énergie. Rose est soigné avec Kensei par Isane mais Gremmy les tue. Rose, Kensei, Rangiku et Tôshirô sont utilisés comme des zombies par Giselle Gewelle.

 Chikane Iba :
 Ancienne vice-capitaine de la  qui a servi sous les ordres de Rōjūro Ōtoribashi . Son fils occupe la place de vice-capitaine de la  100 ans plus tard.

 Shusuke Amagai :
 Zanpakutō : Raika (Éclair incandescent)
 Shikai : Tranche, Raika
 Bankai : Raika Gouen Kaku (Coquille de flammes étincelantes)
 Amagai Shusuke est le nouveau capitaine de la , dans un arc hors série. Il a un état d'esprit proche de celui de Kyôraku Shunsui. Son attitude est similaire, rêveuse, vive et sans prétention, mais contrairement à lui, il ne tient absolument pas l'alcool (il est rendu ivre par le simple fait de respirer des vapeurs de saké).
 Amagai Shusuke conspira pendant des années sous couvert de la famille Kusumi-Oji dans le seul but de tuer Genryûsai Yamamoto, responsable de la mort de son père: Kisaragi Shin'etsu. Kisaragi Shin'etsu était un des subalternes de Yamamoto qui enquêta sur la famille Kasumi-Oji et les Bakkotōs, des armes dévorant le Reiatsu de leurs manieurs.
 Shusuke entra dans l'Académie changeant de nom pour "Amagai" afin de ne pas éveiller les soupçons. Après un long entraînement, il acquit les Shikai et Bankai puis devint capitaine de la  et put enfin mettre en place sa conspiration.
 Il porte deux armes : son zanpakutō, qu'il porte à ses côtés de la façon standard, et un autre objet qui fait penser à un diapason retenu par une sangle qui est en fait un Bakkotō, dont il augmentera la puissance en collectant les yeux des autres Bakkotō, et dont le pouvoir est d'annihiler la puissance des zanpakutō des shinigami(notamment le shikai de Yamamoto). Il libère son zanpakutō en disant : « Tranche, Raika ». Son zanpakuto libéré ressemble à un instrument de torture (épée enflammée munie d'un crochet en son bout) utilisé par l'inquisition au Moyen Âge et est de type feu. Il lui permet notamment de lancer des déferlantes de feu.
 Son bankai est dévoilé dans l'épisode 187, lorsqu'il affronte Genryûsai Yamamoto. Face au Bakkotō d'Amagai, celui-ci est impuissant, et seul Ichigo parviendra à lui tenir tête en utilisant ses pouvoirs de Vizards. Il se suicidera après avoir appris de la bouche de Yoruichi Shihoin que l'esprit de son père était dévoré par un Bakkotō et que ses souffrances ont été abrégées par Genryûsai Yamamoto. Cette étape fut la fin des hors série.

 Makoto Kibune :
 Zanpakutō : Reppû (vent violent)
 Shikai : Fais rage, Reppû
 Makoto Kibune est le  Siège de la  Division et est présenté avec Shusuke pendant les hors-série de l'anime. C'est un peu un Nanao masculin, calme et serein par rapport à son capitaine, mais il n'a aucune pitié, aucune compassion pour les shinigami faibles. Il porte l'uniforme standard des shinigami avec un chandail violet en dessous et des lunettes violettes.
 Kibune fut un brillant élève de l'académie et finit parmi les premiers de sa promotion, mais il déchanta très vite quand aucune des treize divisions ne l'admit dans ses rangs. Après s'être durement entraîné, il apprit à utiliser le Shikaï et put rejoindre une division. Il n'hésitait pas à sacrifier ses camarades afin d'accomplir toutes ses missions et fut expulsé de sa division. Il passa ensuite devant les  du conseil et fut condamné à rester un simple intendant, avant de rejoindre la  Division des Forces Spéciales aux côtés de Amagai Shusuke. Il s'est juré ensuite de devenir le shinigami le plus puissant et ce par n'importe quel moyen allant jusqu'à utiliser les Bakkotos.
 Il sera battu par son supérieur Izuru Kira après avoir révélé l'étendue de ses pouvoirs (épisode 185).

 Rikū Togakushi
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : Shunjin (Poussière Printanière)
 Shikai : Tourbillonne, Shunjin
 Troisième siège de la . Il se fera tuer par Bazz-B.

 Taketsuna Gori
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : Mogaribue (Flûte De Bambou)
 Shikai : Siffle, Mogaribue
 Cinquième siège de la . Il est tué rapidement par Bazz-B.

 Asuka Katakura
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : Katakage (Ombre Partielle)
 Shikai : Nie, Katakage
 Sixième siège de la . Il est également tué par Bazz-B.

Quatrième division 
La quatrième division est spécialisée dans les soins. La plupart de ses membres portent une sacoche verte. La  la considère comme la plus faible de toutes, et ce pourquoi ils les détestent.

 Retsu Unohana
 Statut : Décédée
 Zanpakutō : Minazuki (Régénérateur de chairs)
 Shikai : Minazuki (Régénérateur de chairs)
 Bankai : Minazuki (Fin de toutes vies)
 Naissance : 
 , née sous le nom Yachiru (八千流, les 8000 styles) Unohana, est la seconde femme au rang de capitaine avec Soi Fon. Kubo a affirmé qu'elle possède une très bonne aptitude au kendo, et est le membre le plus puissant du Gotei 13 juste après Aizen et Yamamoto (confirmé dans les derniers chapitres parus), on sait, par ailleurs qu'elle possède le pouvoir de guérison.
 Son zanpakutō peut prendre l'apparence, une fois libéré, d'une sorte de raie immense qui peut voler et guérir les blessures de personnes préalablement absorbés dans son estomac. Elle est allée dans le Hueco Mundo pour soigner les blessés, notamment Sado blessé par Nnoitra Jiruga. À l'intérieur, elle expliquera aux Arrancars qu'elle ne souhaite pas se battre, mais qu'elle n'hésiterait pas à le faire. Le commando d'Aizen préférera faire demi-tour et les laisser faire plutôt qu'entrer en combat contre elle.
 Elle est l'une des shinigami les plus respectées et les plus anciennes du Gotei 13 (elle fut la sempai de Kyoraku et Ukitake eux-mêmes étant les plus anciens capitaine sortis de l'académie de Yamamoto ce qui sous-entend qu'elle n'est pas elle-même passée par l'académie), mais aussi les plus craintes, tempérant les caractères les plus excités par de simples mots.
 Un point sur la libération de son zanpakutô, Minazuki est immense et beaucoup supposent que cela ne peut qu'être qu'un bankai. Cependant il s'agit bel est bien de son shikai. Ceci pourrait expliquer la crainte des capitaines envers Unohana : une libération de shikai aussi grand devrait créer un bankai démesuré ou restreint mais surpuissant…
 Dans le chapitre 526 on la voit utiliser son "bankai" appeler aussi Minazuki. C'est un katana avec une lame faite en sang qui mortifie les chairs qu'elle touche.
 Elle est membre du club des femmes shinigami.
 Lors de l'arrivée de la garde royale à la Soul Society, Kirinji laisse sous entendre que c'est lui qui a été son sensei pour les techniques de soin.
 Lors du chapitre 520, nous apprenons qu'elle est la première génération de "Kenpachi" et qu'elle était autrefois capitaine de la Onzième Division. Elle a pris le nom de Yachiru Unohana et avant d'intégrer le Gotei 13, elle était une criminelle connue dans toute la Soul Society. Elle était également connue pour maitriser toutes les techniques d'épée. Elle avait autrefois combattu Kenpachi Zaraki avant qu'elle n'intègre le Gotei 13, elle en a gardé une cicatrice au niveau de la poitrine.
 Alors qu'elle effectuait une mission de maintien de l'ordre dans le rukongai, elle aperçoit une montagne de cadavre derrière elle, au sommet de laquelle il y avait un enfant (Zaraki en l'occurrence). C'est alors que le combat entre eux commença. Mais Unohana se rendit vite compte que Zaraki était plus forte qu'elle. C'est alors que Zaraki, désespéré à l'idée de perdre la seule personne qui pouvait lui procurer le plaisir du combat (Unohana), restreignit inconsciemment sa puissance pour se mettre au niveau de son adversaire et il perd finalement le combat. Plus tard, Unohana découvre que chaque fois que Zaraki se retrouve aux portes de la mort, il libère une partie de sa puissance antérieure. C'est pourquoi au cours de son actuel combat avec Zaraki, elle le "tua" à plusieurs reprises et le "ressuscita" à chaque fois pour qu'il devienne de plus en plus fort. Elle meurt finalement à la suite de ce combat, heureuse d'avoir accompli sa mission (rendre à Kenpachi Zaraki sa puissance antérieure).

 Isane Kotetsu
 Statut : Vivante
 Zanpakutō : Itegumo (nuage gelé)
 Shikai : Brouille, Itegumo
  est la vice-capitaine de la , une jeune femme qui respecte et admire beaucoup son capitaine. Sa petite sœur Kiyone est le troisième officier de la .
 Son zanpakutō se transforme en un sabre à trois lames (on ne connaît pas bien ses capacités). Le nom de la lame et sa formule de libération laisse supposer qu'elle serait de type glace ou eau, et qu'elle servirait à brouiller les sens.  plus tard après les conflits avec les quincys elle devient la capitaine de la .

 Yasochika Iemura
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : inconnu
  de la division selon la hiérarchie. Il se plaint assez facilement, mais son sens du devoir lui fait refouler ce qu'il considère comme des mauvaises pensées.

 Hanatarō Yamada
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : Hisagomaru (Gourde de pureté)
 Shikai : Remplis-toi, Hisagomaru
 Naissance :  avril
  est hiérarchiquement le septième shinigami de sa division. Il s'est lié d'amitié avec Rukia quand il nettoyait sa cellule et aidera Ichigo à la sauver. Il se croit très faible mais est assez courageux pour aller affronter le capitaine Kuchiki afin de permettre à Rukia de s'enfuir. Il sera mis en cellule pour avoir aidé Ichigo mais Rikichi le fera sortir en secret pour soigner Renji.
 Il est très souvent la cible de mauvaises farces et le souffre-douleur des membres de la .
 Sur la tranche d'Hisagomaru, une jauge se remplit au fil des blessures que le zanpakutô guérit. Lorsqu'elle est pleine, le sabre peut être libéré et Hisagomaru se transforme alors en Akeiro Hisagomaru (Gourde Ocre) et prend la forme d'un petit scalpel qui recrache toutes les blessures qu'il a absorbées sous la forme d'une seule attaque très puissante, capable dans les hors-série de désagréger un zanpakutô rebelle. Cependant excepté ce pouvoir son zanpakutô est en réalité très faible une fois qu'il a relâché toutes les blessures absorbées. Extrêmement peureux, il s'excuse d'être revenu du Hueco Mundo lorsque les shinigamis de la  Division le remercient.

 Harunobu Ogidō
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : inconnu
 Harunobu Ogidō est la  Siège de la quatrième division, ainsi que le deuxième chef de file de la première équipe de secours. Il est révélé incroyablement populaire auprès des dames. La plupart du courrier que reçoivent les membres de la  lui est adressé par les femmes de la Soul Society.

 Seinosuke Yamada
 Statut : Inconnu
 Zanpakutō : inconnu
 Seinosuke a été montré que brièvement dans le chapitre -107 au cours d'une réunion des capitaines. Il s'agit du frère aîné de Hanatarō. L'ancien vice-capitaine de la , Seinosuke aurait excellé dans la guérison type Kido.

Cinquième division 
 Sōsuke Aizen

 Statut : En détention
 Zanpakutō : Kyōka Suigetsu (miroir, fleur / eau, lune) c'est un proverbe chinois qui signifie que tout n'est qu'illusion.
 Shikai : Brise-toi, Kyôka Suigetsu
 Bankai : Inconnu
 Taille : 
 Poids : 
 Ancien capitaine de la ,  est un homme d'apparence calme et sereine, malgré son niveau de puissance. Il se révélera plus tard être un traître à la Soul Society (avec Tōsen et Ichimaru). Il est l'instigateur du complot visant à faire tomber la Soul Society. Afin de récupérer le Hōgyoku (perle de destruction), créé et caché dans le corps de Rukia Kuchiki par Kisuke Urahara, il organise l'exécution de Rukia, ce qui crée des troubles dans le Seireitei; il se fait ensuite passer pour mort à l'aide de son zanpakutō qui possède des pouvoirs hypnotiques, afin de pouvoir agir discrètement.
 Lorsque le pot aux roses est découvert, il se réfugie au Hueco Mundo, le monde des Hollows avec deux autres capitaines-traîtres, Ichimaru et Tōsen. Là-bas, il crée une armée d'Arrancars grâce au Hōgyoku qu'il a réussi à récupérer. Il crée alors sa garde de 10 soldats-Arrancars d'élite, l'Espada. Il utilise cette garde pour faire diversion lorsqu'il enlève Orihime, qui a, non seulement, le pouvoir de supprimer les effets des événements, mais aussi celui de réveiller le Hōgyoku. Le Hogyoku lui servirait à créer l'Ouken (clé royale), le seul moyen d'accéder au palais royal de la Soul Society, et donc le seul moyen d'atteindre son objectif : tuer le roi et prendre sa place.
 Il fut autrefois vice-capitaine de la  sous les ordres de Shinji Hirako et il a trahi ceux qui deviendront les Vizards qui étaient tous d'anciens capitaines ou vice-capitaines avec l'aide de Kaname Tōsen et Gin Ichimaru.

 Il est aussi le responsable indirect de la mort de Masaki Kurosaki la mère d'Ichigo, et par là même il est aussi indirectement le créateur de celui qui le vaincra vingt ans plus tard c'est-à-dire Ichigo Kurosaki, le Hollow blanc qu'il a créé (d'apparence noire mais blanc d'âme puisque celle d'un shinigami et donc pur grâce au Hogyoku) qui infecta la mère d'Ichigo, ce qui laissa des traces à Ichigo qui permettront à Ichigo d'évoluer jusqu'à être le seul pouvant vaincre Aizen. Aizen semblant être immortel depuis qu'il a fusionné avec le hogyoku.
C'est pourquoi il n'est pas tué mais enfermé dans la prison du Seireitei pendant .

 Lors de l'invasion de la Soul Society par les quincys du Vandereich dirigé par Juha Bach (ou Ywach), Aizen refusa de se joindre aux Quincys en tant que l'un des 5 potentiels spéciaux de guerre dont figurent Ichigo et Zaraki.

 Momo Hinamori :
 Statut : Vivante
 Zanpakutō : Tobiume (Prune volante)
 Shikai : Explose, Tobiume
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est la vice-capitaine de la  sous les ordres d'Aizen. C'est une bonne amie de Renji et de Kira ainsi que la sœur d'adoption (Rukongai) du capitaine Hitsugaya. Elle idolâtre son capitaine Aizen et sera tellement bouleversée par sa (prétendue) mort, qu'elle provoquera le capitaine Hitsugaya en duel, croyant que c'est lui l'assassin. Elle s'évadera ensuite de prison pour venger son capitaine. Malgré son apparence fragile, elle est très forte et tiendra même tête (verbalement au moins) au capitaine Kuchiki quand ce dernier donnera l'ordre de jeter Renji grièvement blessé en prison sans le soigner. C'est également une experte en kidô (magie) et en bakudo.
 Son zanpakutō est capable de lancer des boules de feu très puissantes. En se transformant, il semble devenir un croisement entre une jitte (bar de fer visant à assommer) et un sabre.
 Elle sera grièvement blessée par son ex-capitaine, mais survivra grâce au capitaine de la . Malgré cela, elle continue de penser qu'Aizen n'est pas vraiment responsable de ses actes. Tout au long du manga, on peut se demander si elle n'est pas tombée amoureuse de son Capitaine.
 Lors du combat contre les Espada dans la fausse Karakura, elle fait une entrée très remarquée en utilisant ses aptitudes au Kidō pour neutraliser trois Fracciōn. Elle sera gravement blessée peu après, Kira lui prodiguera les premiers soins. Puis Aizen utilisera son illusion parfaite pour que Hitsugaya la poignarde, déclenchant la perte des Capitaines par la même occasion.

 Shinji Hirako
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : Sakanade (Frappe inversée)
 Shikai : Abats-toi, Sakanade
 Bankai : Sakasama Yokoshima Happō Fusagari
 Shinji Hirako est le premier Vizard qui approche Ichigo. Il est extraverti et se donne des allures de grand séducteur. En principe, il donne à Ichigo les explications qu'Hiyori ne fait pas et coupe court aux disputes. Il était le capitaine de la  il y a  et Aizen était son vice-capitaine.
 Son shikai ressemble à celui d'Aizen, lui permettant de contrôler entièrement le système nerveux de son adversaire en inversant littéralement toute perception. Il combattra Aizen dans la fausse Karakura afin de venger Hiyori, gravement blessée par Gin sur l'ordre d'Aizen, mais sera vaincu par celui-ci.
 Par la suite, Hirako a récupéré son poste de capitaine de la cinquième division.

 Seigen Suzunami :
 Zanpakutō : Shiden (Foudre violette)
 Shikai : Frappe, Shiden
 Seigen Suzunami est le capitaine de la  Division. Venant d'une famille noble dans le Seireitei, Suzunami servit en tant que capitaine du Gotei 13 au cours du temps de jeu dans lequel il apparaît.
 Cet ancien capitaine de la  a été créé par Tite Kubo pour le jeu Nintendo DS Bleach: The 3rd Phantom et n'apparaît pas dans le calendrier Bleach, donc il est considéré comme un personnage non canonique. Dans la chronologie de manga créé par Kubo, Shinji Hirako sert la   avant la trame principale du manga, ce qui indique que le jeu a sa propre continuité. Cela est également soutenu par le fait que dans le manga, Kisuke Urahara a été le capitaine de la  Division alors que Shinji était capitaine de la  (Urahara et Seigen sont les deux capitaines au cours des événements du jeu), laissant les deux Soul Society, dans le même temps, en raison d'un complot mis en place par Aizen. De plus lui aussi sera atteint de la hollowmorphose.

 Matsuri Kudo :
 Zanpakutō : Kotōmaru (Tigre tournant)
 Shikai : Coupe la poussière, Kotōmaru
 Bankai : Ryukyu Kotōmaru (Dragon cherchant le tigre tournant)
 Kudo Matsuri était une shinigami de la  lors des événements de Bleach: The 3rd Phantom. Matsuri a rejoint la cinquième division après Seigen Suzunami, le capitaine de la cinquième division de l'époque. Elle était la sœur jumelle de Fujimaru Kudo.
 Son shikai ressemble à une guandao, une lance traditionnelle chinoise, car la lame reste proche d'une épée tout en ayant un manche particulièrement long. Une petite lame secondaire similaire à une hache se situe sur la partie supérieure près du manche et semble pouvoir servir de garde. Son bankai, Kotōmaru Ryukyu, fait apparaître une tête de dragon sur son épaule gauche et de la fourrure grise sur son épaule droite ainsi qu'une cape. L'arme reprend une forme de katana à ceci près que la lame est constituée d'énergie pure de couleur rose.

 Fujimaru Kudo :
 Zanpakutō : Ryūjōmaru (Marque du dragon)
 Shikai : Flash, Ryūjōmaru
 Bankai : Kokyu Ryūjōmaru (Tigre cherchant la marque du dragon)
 Fujimaru Kudo était un shinigami de la  Division lors des événements de Bleach: The 3rd Phantom. Fujimaru rejoint la  après Seigen Suzunami, le capitaine de la  de l'époque. Il est le frère jumeau de Matsuri Kudo.
 Son zanpakutô Ryūjōmaru ressemble à un gantelet qui s'élève jusqu'à son épaule, et dispose de deux lames parallèles les unes aux autres. De la mâchoire en avant, il ressemble à une lame de katana. Son bankai a une tête de lion sur son épaule droite et d'une cape sur la taille aux pieds et sur son épaule gauche est un morceau de fourrure qui est gris.

Sixième division 
C'est une tradition que le capitaine de la  soit un membre du clan Kuchiki et chargé des enquêtes au sein du seireitei.

 Byakuya Kuchiki
 Statut : Vivant
 Zanpakuto : Senbonzakura (Un millier de pétales de fleurs de cerisier)
 Shikai : Disperse-toi (ou dispersion), Senbonzakura (Shire, Senbonzakura)
 Bankai : Senbonzakura Kageyoshi (Ombres brutales d'un millier de pétales de fleurs de cerisier)
 Senkei Senbonzakura Kageyoshi (Ombres Violentes D'Un Millier De Fleurs De Cerisiers)
 Shuukei ou Hakuteiken (Epée Blanche Impériale)
 Gokeï Senbonzakura Kageyoshi (Sphère d'un millier de fleurs de cerisier)
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est le grand frère adoptif de Rukia, et le capitaine de la  du Gotei 13. Il a été le mari de Hisana, la sœur de Rukia, et il a exaucé son dernier souhait en adoptant cette dernière au sein de sa noble famille. Cependant, il ne lui a jamais montré un réel signe d'affection. Il est toujours calme, hautain et sûr de lui. Bien qu'il ne montre aucune émotion en apprenant que Rukia va être exécutée, il en est profondément bouleversé et ne sait pas quoi faire. Comme il est également le chef de la famille Kuchiki, une des plus importantes de la Soul Society, il est le plus connu des capitaines du Gotei 13. Sa maîtrise des bakudo et des hado est tel qu'il n'a pas besoin de citer les formules. Il a un problème avec plusieurs personnes, entre autres Yachiru, lieutenant de la  et Ichigo. En effet, ces deux-là sont les seuls à ne pas l'appeler par son grade ou sans réelle marque de respect, Ichigo l'appelle simplement par son prénom et Yachiru le surnomme "Bya-kun". Il ne les reprend pas sur cela, il n'essaye même pas. On peut supposer qu'il a deviné qu'Ichigo n'en démordrait pas puisque le capitaine de la , Hitsugaya Toshiro, n'arrive pas à se faire appeler par son grade alors qu'il ne cesse de le lui rappeler (aussi il semblerait qu'Ichigo ait pris l'habitude d'appeler par leur prénom les personnes qu'il a combattu ou avec lesquels il a combattu). Quant à Yachiru, elle ne l'écoute jamais. Au moins, il sait la calmer, lors d'un hors série, il lui fourre un gâteau sucré dans la bouche alors qu'il remplace Rukia à une réunion de femmes shinigami (il fait la même chose pour les réunions des lieutenants si Renji est absent). Dans un autre hors-série du manga, Yachiru vient le voir chez lui. Pour s'en débarrasser, il ouvre une fenêtre, prend une poignée de bonbons qu'il balance dehors très fort parce qu'il sait qu'elle va les suivre, il fait ensuite fermer tous les verrous de sa propriété. Une autre fois, elle fait de la trottinette chez lui et il abandonne même l'idée de lui dire d'arrêter, car elle ne l'écoutera pas tout en se demandant comment elle fait pour entrer chez lui. C'est alors que Nemu Kurotsuchi sort d'une pièce cachée où il découvre Soi fon, Yoruichi, Isane, Kiyone, Nanao et Matsumoto en train de goûter tranquillement dans sa maison, celle de sa famille… Il semble qu'il considère Rukia comme faisant partie de son honneur, il est très en colère quand Zommari Le Roux (Espada ) l'attaque.
 En prononçant les mots "shire (disperse) Senbonzakura" Byakuya active le shikai de son zanpakutō. Il se désintègre en mille petites lames qui sous l'effet de la lumière ressemblent à des pétales de fleurs de cerisier d'où l'attaque tire son nom. Ces mille lames sont chacune un zanpakutō à part entière et qui possèdent leurs propres âmes. Il peut les contrôler par la pensée mais s'il les contrôle avec ses mains il double leur vitesse. Byakuya maîtrise très bien le Zanjutsu, le Hohō et le Kidō.
 Il active son Bankai en plongeant son épée dans le sol et en prononçant "Bankai. Disperse-toi, Senbonzakura Kageyoshi"(Ombre violente de milliers de cerisiers) Les mille lames qui ont été créées de part et d'autre de la zone se divise chacune en de milliers de lames semblables à celles de son shikai. Il peut doubler leur vitesse en les dirigeant avec ses mains au lieu de sa pensée.
 Une deuxième, forme le Senkai (Senkai, senbonzakura kageyoshi) Recouvre le terrain d'une bulle sombre où les milliards de lames se rassemblent en épées qu'il peut toutes contrôler.
 Une troisième forme, le "Shuukei, Hakuteiken" (Forme finale, épée impériale blanche). Une aura blanche l'entoure alors et concentre toute la puissance de ses lames dans une seule attaque.
 Dans son combat contre Zommari Le Roux on découvre que son zanpakutō possède une nouvelle forme, le Gokei, une sphère de centaines de millions de lames qui tournent plus vite et transpercent l'ennemi.
 Il sauve Ichigo lors de son combat contre Yammy (Espada , ou 0 en forme libérée) et semble s'apprêter à faire un duo avec Zaraki qui se passe assez mal car ils veulent chacun que l'autre ne le gêne pas, ce qui tourne en duel interne dans l'équipe, qui vainc tout de même Yammy. Il sort du Hueco Mondo avec Zaraki, ayant vaincu Yammy sans le tuer. Il se fait sermonner par le capitaine Yamamoto une fois de retour à la Soul Society car il a perdu son haori en disant que c'était une tenue minable.
 On découvre dans le chapitre 469 que Senbonzakura possède une "zone sans dommage". C'est le fullbringer Tsukishima qui découvre le secret le mieux gardé de Byakuya en tranchant Senbonzakura puis Byakuya (son pouvoir étant de s'insérer dans le passé de tout ce qu'il tranche, animé ou inanimé, dans le but de le modifier ou le connaître). Cette "zone sans dommage" est une "zone" située dans un périmètre de  autour de Byakuya. Dans ce périmètre, les lames de Senbonzakura ne peuvent se croiser. Tsukishima en déduit donc que le meilleur moyen de contrer le shikaï et le bankaï du capitaine de la  est de l'attaquer au corps à corps et non de battre en retraite. Cependant, Byakuya peut faire entrer des lames dans sa zone sans dommages au risque de se blesser lui-même. Il réussira à blesser Tsukishima de cette manière mais sera blessé par la suite par son propre bankaï. Il vaincra Tsukishima en l'attaquant au corps à corps avec son bras blessé, il avait gardé des lames dans ses blessures et les a relâchées pour blesser Tsukishima.
 Lors de l'invasion de la Soul society par les Quincy, son bankai est volé par Äs Nödt et celui-ci l'utilisera pour le vaincre. D'après Haschwald, Byakuya semblerait "mort", et ce malgré l'intervention de Renji. Ses dernières paroles sont à l'intention de Renji et de Rukia, à qui il demande de lui pardonner. Toutefois il lui restera assez de force pour demander à Ichigo, qui est finalement revenu du Hueco Mundo, de protéger la Soul Society. Après la bataille il a été mené en soins intensifs avec Kenpachi Zaraki, et ont échappé à la mort mais sont dans un coma profond. Après l'arrivée de la division zéro dans le Seireitei, il est emmené, avec Renji Abarai, Rukia Kuchiki et Ichigo Kurosaki, au palais, pour se faire soigner par Tenjirō Kirinji, un des capitaines de la division zéro.
 La famille Kuchiki s'occupe des registres historiques de la Soul Society.

 Renji Abarai
 Statut : Vivant
 Zanpakuto : Zabimaru (Babouin enragé à queue de serpent)
 Shikai : Rugis, Zabimaru
 Bankai : Hihiho Zabimaru (bankai inconplet Roi des singes à la queue de serpent) Sōō Zabimaru (Roi serpent à queue jumelle)
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est un ami de Rukia avec qui il a grandi au Rukongai, où il est né. Ils se sont éloignés l'un de l'autre à cause de l'adoption de Rukia par la noble famille des Kuchiki.
 Peu de temps avant le départ de Rukia pour le monde des humains (et donc le début de Bleach), il a été promu vice-capitaine de la  du Gotei 13. Bien qu'il ne le montre pas au début, il est très attaché à Rukia. Son rêve le plus cher est de surpasser le capitaine Kuchiki. Il est auparavant passé par les divisions 11 (sous les ordres de Zaraki Kenpachi) et 5. Il est très ami avec la bande du capitaine Zaraki, ainsi qu'avec Momo Hinamori et Kira Izuru, les vice-capitaines de la  et . Il a beaucoup de connaissances et d'amis, dont Ichigo. Renji et Ichigo sont incapables de rester ensemble sans se disputer sur tout ou n'importe quoi, les amis d'Ichigo pensent que les deux sont cousins, car il leur a présenté Renji de cette façon dans l'animé. Il va s'en mordre les doigts, ses amis trouvent qu'ils se ressemblent beaucoup. Cependant, en pleine bataille, ils s'entendent très bien et peuvent même agir en équipe, notamment lors d'un combat contre Aizen. Par contre, Renji aime taquiner Ichigo et vice versa. À un moment dans l'Hueco Mundo, Ishida lui dit qu'il est comme Ichigo après une action téméraire qui a failli les tuer, Renji semble le prendre comme un compliment.
 Lors du shikai, sa lame se sépare en plusieurs parties ce qui lui permet de l'utiliser comme un fouet. Au cours de l'histoire, pour avoir la possibilité de sauver Rukia, il développe son bankai, ressemblant à un serpent géant également en plusieurs parties reliées par la force spirituelle de Renji. On a également pu voir l'esprit de son zanpakutō.
 Il est muté en même temps que Momo et Izuru dans la , ensuite dans la  pour cause de bagarre, mais également pour l'éloigner de ces amis. Il y rencontre Ikkaku et il lui demande de lui apprendre à mieux se battre, afin d'atteindre le shikai. Maintenant, il est l'un des rares non-capitaines du Gotei 13 à détenir le bankai et un des seuls à savoir qu'Ikkaku le possède.
 Après la bataille contre Aizen, Renji s'est entrainé comme un acharné pour acquérir de la puissance afin de vaincre Aizen si celui-ci devait revenir. Il sera malheureusement assez vite balayé lors de l'attaque des Quincy sur la Soul Society. Il survivra malgré tout et suivra la division Zero dans la dimension du Roi en compagnie d'Ichigo afin d'y être soigné par Kirinji.
 Lors de la deuxième incursion du Vandenreich au sein du Seireitei, Renji se retrouve une fois de plus confronté au Stern Ritter Mask de Masculine dans un combat au cours duquel il fait la preuve de ses extraordinaires progrès (il pare avec une grande facilité tous les coups de son adversaire le forçant à dévoiler sa Vollstandig). Par la suite, il est terrassé par Mask lorsque ce dernier recourt à sa Vollstandig mais il en ressort néanmoins entier avec une nouvelle version de son bankai où le crâne qui faisait office de tête pour Hihiô Zabimaru vient directement se poser sur sa main droite. On découvre également que Hihio Zabimaru n'est que la moitié du nom de son Bankai. Son vrai nom est Sōō Zabimaru.

 Mihane Shirogane :
 Zanpakuto : inconnu
 En plus d'être un officier, Mihane est aussi le copropriétaire de Silver Tonbo, un magasin de lunettes très populaire dans la Soul Society. Elle porte des lunettes. Elle apparaît dans l'un des Colorful Bleach extras.

 Rikichi :
 Zanpakuto : inconnu
 Rikichi (理吉) est un jeune adolescent qui admire beaucoup Renji (au point de se faire le même tatouage que lui au sourcil gauche)et qui va l'aider pour sauver Rukia. C'est également lui qui ira libérer Hanataro afin que celui-ci soigne les blessures de Renji.

 Ginrei Kuchiki
 Statut : Décédé
 Zanpakuto : inconnu
 Ginrei Kuchiki est le grand-père de Byakuya Kuchiki. Un siècle avant le début de la série, il a été le capitaine de la  et le chef de la famille Kuchiki. Comme il est le chef de la famille Kuchiki, il porte le même foulard que porte Byakuya maintenant. Il est présenté comme l'un des 13 capitaines au cours de l'arc Turn back the pendulum. Son aspect est celui d'un vieil homme ridé au cheveux gris avec une moustache. On peut le voir aussi pendant le flashback sur Koga Kuchiki alors que celui-ci essai d'aider son gendre.

 Sōjun Kuchiki
 Statut : Décédé
 Zanpakuto : inconnu
 Père de Byakuya et fils de Ginrei. Il occupait la place de vice-capitaine  avant le récit.

 Kōga Kuchiki
 Statut : Décédé
 Zanpakuto : Muramasa (Village juste)
 Shikai : Murmure, Muramasa (Yukōjoshû, Muramasa)
 Kōga Kuchiki est le beau-fils de la famille Kuchiki du temps où Ginrei Kuchiki (le grand-père de Byakuya) était encore capitaine du Gotei 13. Il a été le  de la . Son zanpakutō Muramasa permet de réveiller les instincts primaires des zanpakutō. Ces derniers se matérialisent et attaquent leurs maîtres. Il peut immobiliser ses ennemis à l'aide de fils invisibles, mais pour cela il a besoin d'une surface de reflet (miroir, eau) où se reflètent les fils, ce qui les rend visibles à travers cette surface. Il peut même utiliser des illusions pour perturber l'adversaire. Il est aussi très doué en kidō. À l'époque de Kōga, une guerre civile avait éclaté au sein du Seireitei. Il s'est battu aux côtés des treize divisions pour restaurer la paix. Mais ses pouvoirs ont fait peur à certains hauts dirigeants de la Soul Society, et un complot a été orchestré pour le condamner à perdre ses pouvoirs. Victime de ce complot, il s'évada et en tua les protagonistes. Son pouvoir lui fit perdre la raison et il se révolta même contre Ginrei Kuchiki et les treize divisions. Les capitaines de la  (Yamamoto) et de la  (à l'époque Ginrei Kuchiki) le scellèrent sur terre, à Karakura, alors qu'il appelait son zanpakutō à l'aide sans que celui-ci se montre. Il fut tué des années plus tard, après avoir été libéré par son zanpakutō, par le leader actuel de la famille Kuchiki, Byakuya Kuchiki.

 Ginjirō Shirogane :
 Zanpakuto : inconnu
 Ginjirō Shirogane a été l'ancien lieutenant de la . Il a été remplacé par Abarai Renji. Ginjirō a une fille nommée Mihane Shirogane. On en entend parler dans Bleach Official Bootleg KaraBuri +.

Septième division 

 Sajin Komamura (Ex capitaine)
 Statut : Vivant (a perdu des pouvoirs de Shinigami)
 Zanpakutō : Tengen (Punition divine)
 Shikai : Abats la sentence sacrée, Tengen
 Bankai : Kokujô Tengen Myôô (Roi à l'armure noire) (Châtiment divin des cordes noires du roi de lumières dans le manga), Daigai Jôe (Armure de cordes divine)
 Naissance : 
 Poids : 
 Taille : 
  est le capitaine de la . Il porte toujours un masque ainsi que des protections aux avant-bras et des bottes, pour cacher son apparence dont il a honte (Car il possède une tête de renard et son corps est recouvert de fourrure). C'est une personne très consciencieuse, qui respecte toujours les règles et est toujours très loyale. Bien qu'il doute de la légitimité de l'exécution de Rukia, il ne proteste pas par respect pour le capitaine Yamamoto. Il est très proche du capitaine de la  : Kaname Tōsen ; en effet, ce dernier étant aveugle, il peut se permettre d'enlever son masque en sa compagnie. Il fut extrêmement déçu par la trahison de ses trois compagnons en particulier celle de Tousen. Il semblerait que Komamura soit entré au Gotei 13 parce que Yamamoto lui avait sauvé la vie.
 Son Shikaï permet de faire apparaître un bras géant armé d'une épée et qui reproduit le mouvement du bras qui tient Tengen. Son Bankai fait apparaître un samouraï géant armé d'une épée de style chinois et qui reproduit les mouvements du porteur de Tengen. Il tuera Po, un des fraccion de Barrangan avec son Bankai Kokujô Tengen Myôô lors de la bataille dans la fausse Karakura. Dans le chapitre 385 on apprend que si le Bankai reproduit les gestes du porteur de Tengen, toute blessure sur le Bankai sera elle aussi reproduite sur le porteur, Tousen dira que Komamura n'en a fait jamais allusion car il a toujours vaincu son ennemi en un coup avec son Bankai.
 Dans les chapitres 385 et 386, il combat son ami Tôsen dans l'espoir de lui ouvrir les yeux. Ce dernier déclenche alors sa résurrection, avec laquelle il acquiert le sens de la vue, il terrassera Komamura, mais, à deux doigts de le tuer, se fera arrêter par Shûhei Hisagi. Ce dernier va alors passer en Shikai, et transpercer sa tête alors qu'il ne s'y attendait pas. Une fois revenu à sa forme humaine, il affirme pouvoir voir une dernière fois le visage de Shûhei Hisagi ainsi que celui de son ami Sajin Komamura pour se rappeler leur visage avant de mourir.
 Il participera à la bataille contre Aizen, combattant celui-ci avec toute la puissance de son Bankai mais n'étant pas de taille face à la puissance d'Aizen, il sera vaincu.
 Lors de l'invasion des Quincy, Komamura se fait voler son Bankai par une jeune fille Quincy, Bambietta Bastermine. Lors de la seconde invasion, il retrouve son bankai et parvient à la battre. On apprend récemment que Sajin a un oncle qui est un gigantesque chien avec une cicatrice. Dans le chapitre 556 on apprend enfin la raison de l'apparence animal de Komamura, cela est dû à une malédiction qui pèse sur les membres de son clan qui étaient des loups-garous de leur vivant et condamné à rester sous leur forme animal, pour leurs péchés, dans l'autre monde ; dans ce même chapitre on peut découvrir sa véritable forme humaine qu'il a récupéré par une cérémonie secrète où il doit donner son cœur à son oncle chien. Alors qu'il a vaincu Bambietta, il se transforme en chien pour avoir succombé à la haine, haine qu'il voue à Juha Bach qui a tué le capitaine-commandant. Tetsuzaemon refuse l'abandon et porte Sajin sur son dos pour l'aider à continuer dans la bataille contre les Quincies.

 Tetsuzaemon Iba
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : inconnu
 Naissance : 
 Poids : 
 Taille : 
  est le vice-capitaine de la . Il porte toujours des lunettes de soleil. C'est un ex-shinigami de la . On dit qu'il a quitté la  car il ne pouvait pas accéder au poste de vice-capitaine. Cependant, il en a gardé l'esprit de guerrier à la recherche de combats contre de puissants ennemis. Il est toujours en bons termes avec Ikkaku Madarame contre qui il fait souvent des combats dont le perdant doit payer le saké qu'ils boivent après (ils le feront même pendant la crise due à la trahison d'Aizen). Lorsque Ikkaku n'utilise pas son bankai et perd face à Choe Neng Pow, un subordonné de l'Espada 3 Barragan, Tetsuzaemon le sermonne et lui dit qu'il doit devenir plus fort mais aussi qu'il doit utiliser son bankai en cas de crise afin de ne pas perdre, même si cela signifierait qu'il serait promu capitaine d'une autre division et ne pourrait plus mourir au combat aux côtés de Kenpachi Zaraki.
 Son zanpakuto ressemble à un petit couteau qu'il range dans sa ceinture. Bien que l'on ne connait pas très bien son shikai, il possède le même manche qu'en forme scellé mais est de plus en plus large au fur et à mesure qu'il arrive à la "pointe".
 Tetsuzaemon est le président du club des shinigami hommes.

 Jirōbō Ikkanzaka
 Statut : Vivant (a perdu ses pouvoirs de shinigami) 
 Zanpakutō : Tsunzakigarasu (corbeau déchirant)
 Shikai : Prend ton envol, Tsunzakigarasu
 Naissance : 
  est le quatrième officier de la  et le frère cadet de Jidanbō, le gardien d'une des quatre portes du Seireitei. Il est surnommé Kamaitachi Jirōbō(titre donné au meilleur guerrier en arme de jet).
 Son zanpakutō peut se disperser en multiples lames volantes.
 Jirōbō sera privé de ses pouvoirs de shinigami à l'issue d'un combat contre Uryû Ishida qui pulvérise ses lames et son zanpakutô avec ses flèches de reiatsu. Les deux dernières flèches dans la poitrine suppriment les liens d'énergie de Jirōbō, ce qui fait que sa carrière de Shinigami est terminée.
 Le fait qu'Uryû le batte si facilement et le considère comme un faible contraste avec son rang et l'estime qu'ont les autres Shinigami de lui.

 Aikawa Love
 Statut : Vivant
 Zanpakutō : Tengumaru (tengu : Race de démon au long nez et au visage rouge habillé en moine Yamabushi qui selon la légende habiterait dans les montagnes du Japon.)
 Shikai : Écrase, Tengumaru!
 Assez excentrique, il s'habille en survêtement de sport et a une coupe afro. Il semble être un bon ami de Rose, qu'il fréquente la plupart du temps. Il était le Capitaine de la . Son Shikai ressemble à une masse d'arme géante et est du type feu.
 Battu par Aizen lors de la bataille de Karakura.
Il n'a pas repris son poste de capitaine après cette bataille.

 Jinemon Kotsubaki :
 Zanpakuto : inconnu
 Père du  de la  Sentarō Kotsubaki. Il occupait le poste de vice-capitaine sous les ordres de Aigawa Love.

Huitième division 

 Shunsui Kyōraku :
 Zanpakutō : Katen Kyokotsu (Fleur céleste, Os lunatique)
 Shikai : "Qu'avec ce vent de fleur hurle le vent divin, qu'avec ce vent céleste ricane l'enfer. Katen Kyôkotsu"
 Bankai : Katen Kyokotsu : Kuromatsu Shinjuu
 Naissance : un 
 Poids : 87 kilos
 Taille : 
  de son nom complet Shunsui Jirô Sôzôsa Kyôraku, est le capitaine de la  et aussi un membre d'une des quatre grandes familles nobles de la Soul Society. Il semble toujours de bonne humeur avec une bouteille de saké à la main, il a un faible pour les femmes et il porte un kimono à fleurs de cerisier par-dessus son uniforme. Jyûshiro Ukitake, le capitaine de la , est son meilleur ami. Ils ont tous deux été élèves à l'académie du capitaine Yamamoto, académie de laquelle ils seront les premiers diplômés à devenir capitaines. Il parait très attaché à son vice-capitaine, Nanao, qu'il taquine à longueur de temps. Malgré son air désinvolte, c'est un shinigami extrêmement puissant et très intelligent. Il est le seul avec Jyûshiro Ukitake à posséder un zanpakutō sous forme d'une paire constituée d'un katana et d'un wakizashi (mais le zanpakutō de Kyōraku est toujours en paire même sous forme scellée alors que celui de Ukitake se divise en deux lors du Shikai).
 D'après ce que l'on raconte l'équipe Kyōraku-Ukitake serait extrêmement puissante, capable de tenir tête au capitaine commandant en personne (réputé pour être le plus puissant shinigami qui soit)
 Le pouvoir de son zanpakutō est de donner réalité aux jeux d'enfants, toutes les personnes (incluant Shunsui) sont forcés de se plier aux règles des jeux.
 Les jeux se divisent en plusieurs catégories :
 • Le but de "Kage Oni" est d'attaquer l'ombre de l'adversaire, et si par malheur ce dernier ne peut l'éviter, le dit perdant sera blessé.
 • Le but de "Taka Oni" est d'être le plus haut perché, ainsi Shunsui utilise cette technique contre Stark en sautant plusieurs mètres au-dessus de lui. Ce dernier (le perdant) doit alors subir une attaque très puissante.
 • Le but de "Iro Oni" est de se battre en utilisant les couleurs. On ne peut couper que de la couleur qui est nommée et la puissance de l'attaque dépend de la quantité de couleur que l'on porte. Par exemple si on nomme la couleur "gris" et que l'on ne porte pas de gris la coupure sera minime, si on nomme une couleur dont on est presque entièrement revêtu, l'attaque est dévastatrice.
 Lors de l'arc Gotei 13, contrairement aux autres shinigami, il ne veut aucun mal aux ryokas (intrus), il offre même à Chad la possibilité de battre en retraite et de partir sain et sauf, mais finalement celui-ci ne voulant pas partir il fut forcé de se battre (il en avait reçu l'ordre de son commandant).
 Après l'apparition du Vizard Yadomaru Lisa, son ancienne vice-capitaine  avant la trame principale, celui-ci est à nouveau motivé pour se battre et fera d'ailleurs un retour fracassant dans le combat quelque temps plus tard.
 Plus tard il participe à la bataille contre Aizen. Il parvient à porter quelques coups à ce dernier et croira prendre le dessus lors d'une attaque combinée des capitaines en transperçant Aizen à la poitrine, et laisser le capitaine Hitsugaya avec l'aide de Shiniji lui porter le coup de grâce. Cependant, Aizen s'en sort sans aucun dommage et réussit même à mettre Hinamori à sa place au moment où Hitsugaya le frappe… (assez obscur il a probablement utilisé l'Hypnose pour qu'Hitsugaya frappe Hinamori à sa place même si on ne sait pas comment il a fait pour la faire venir, et utiliser le Hougyoku pour guérir le coup que Kyoraku lui a mis, comme il guérira le coup qu'Ichigo lui mettra peu après). Aizen profite ensuite de la rage d'Hitsugaya et d'une baisse de vigilance des capitaines pour mettre à terre à lui seul Kyoraku, Hirako, Hitsugaya et Soi Fon.
 On revoit Kyoraku en vie après la bataille en train de se faire sermonner par le capitaine commandant Yamamoto pour avoir perdu son haori et avoir affirmé que pour lui ce n'est qu'un vêtement stylé.
 Lors de son combat contre Stark, Ukitake lui dit de ne pas utiliser son Bankai dans un endroit où tout le monde pourrait le voir
 Après l'invasion de la Soul society par les Quincy (où il perdra un œil) et la mort du capitaine de la  commandant du Gotei 13, il devient le nouveau capitaine de la  et commandant du Gotei 13 (chapitre 520).
.

 Nanao Ise :
 Zanpakutō : Hak-Kyouken
 Naissance : 
  est la vice-capitaine de la  qui doit faire, la plupart du temps, tout le travail à cause de la paresse de son capitaine. Elle essaie d'être patiente malgré toutes les excentricités de ce dernier, comme flirter avec elle ou lui demander d'arroser son chemin de pétales de roses pour frimer devant ses adversaires. Nanao porte des petites lunettes et il paraitrait qu'elle est terrifiante lorsqu'elle les enlève. On remarquera d'ailleurs sa ressemblance, aussi bien au niveau du physique que de son attitude générale, avec Yadomaru Lisa lorsque celle-ci était la vice-capitaine.
 Elle est vice-présidente du club des femmes shinigami.
 Lors des précédents hors-série, on apprend qu'elle est assez douée aux kido et d'après certaines rumeurs son livre contiendrait des incantations de kido.

 Tatsufusa Enjōji :
 Zanpakutō : Hōzan (montagne effondrée)
 Shikai : Enroule-toi, Hōzan
 Tatsufusa Enjōji est le  de la . Le fait qu'il a été battu en un coup par Yasutora Sado alias Chad montre un paradoxe avec son rang.

 Yadomaru Lisa :
 Zanpakutō : Haguro Tonbo (libellule d'acier)
 Shikai : Écrase, Haguro Tonbo
 Toujours munie d'un livre pour adulte, cette fille ne manque pas de ressources et parviendra à tenir quelques minutes contre Ichigo en mode Hollow. Habillée comme une écolière, c'est une jeune fille impulsive. Elle était la vice-capitaine de la , sous les ordres de Kyōraku Shunsui. On remarque sa ressemblance frappante avec Nanao, qu'elle connaissait pour lui faire la lecture.
 Son zanpakutō en shikai ressemble à une lance géante.
 Battue par Aizen lors de la bataille de Karakura. Dix ans plus tard, après les conflits avec les quincys elle devient capitaine de la .

Neuvième division 
La neuvième division est spécialisée dans la sécurité intérieure du Seiretei. Elle est également responsable de la publication de la Gazette du Seireitei, un journal où les différents membres de l'armée royale tiennent des colonnes en tant que rédacteurs réguliers ou ponctuels.

 Kaname Tōsen :
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : 
 Shikai : Sonnez, Suzumushi
 Bankai : 
 Resurrección : 
 Naissance : 
  est aveugle, a une peau foncée et des cheveux violets tressés et, après avoir été  de la  sous les ordres de Muguruma Kensei, il est devenu l'ancien capitaine de la . Tōsen est principalement intéressé par la notion de justice, et est devenu shinigami afin d'assouvir cet idéal. Cette motivation de Tōsen vient du meurtre de sa meilleure amie, mariée de force à un noble de cour qui la tua sans être inquiété par les tribunaux. Aizen recrute Tōsen après cet incident, lui promettant de renverser la monarchie corrompue qui règne sur le Seireitei (et ainsi de rendre justice à sa meilleure amie). Lors de la rébellion d'Aizen, Tōsen part avec lui au Hueco Mundo et acquiert des pouvoirs de Vizard, lui permettant d'invoquer un masque de Hollow pour augmenter sa force.
 Durant la bataille pour le sauvetage de Rukia, il endort Uryû Ishida, gravement blessé par Mayuri Kurotsuchi, avant qu'il soit envoyé à l'hôpital puis en prison. Il affronte Kenpachi Zaraki qu'il considère comme un monstre dangereux lors de la rébellion des capitaines. Durant la Grande bataille de l'hiver, alors que l'Espada est en débâcle, Tōsen utilise ses pouvoirs de Vizard pour se battre contre Shûhei Hisagi et Sajin Komamura.
 Son zanpakutō a des pouvoirs sur les sens. Son shikai émet une onde sonore à très haute fréquence qui étourdit et assomme ceux qui l'entendent. Fait unique, son shikai possède également une deuxième forme, . Sous cette forme, la lame de Suzumushi se met à vibrer ; des échos visuels de sa lame laissent une traînée argentée en l'air. Tōsen peut transformer cette traînée argentée en centaines de lames qui pleuvront sur son adversaire. Le bankai de Tōsen invoque dix anneaux, qui se dispersent autour de la zone de combat. Un grand dôme noir émerge de ces anneaux et se tend autour de Tōsen. Tout individu piégé dans son bankai se voit démuni de ses 5 sens (sauf le toucher) et de sa perception de l'énergie spirituelle. La seule faiblesse réside dans la poignée de Suzumushi : quiconque touche la poignée de l'épée est immunisé aux effets du bankai, y compris les ennemis de Tōsen.
 Il est le seul Vizard connu ayant maîtrisé la resurrecion. Cette dernière le transforme en une sorte de mouche géante, la seule dernière partie humaine de Tōsen étant sa bouche. Tōsen est toujours capable de manipuler les sons, bien qu'il se repose maintenant sur la force brute : sa technique  envoie une rafale sonore détruisant tout ce qu'elle touche. À noter que cette resurrecion rend la vue à Tōsen.

 Shūhei Hisagi :
 Zanpakutō : 
 Shikai : Fauche, Kazeshini
 Bankai : 
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est le vice-capitaine de la . Plus jeune, alors qu'il n'était pas encore vice-capitaine, il a eu sous ses ordres Renji, Hinamori et Kira à l'académie des shinigami pour leur première mission de chasse aux hollows dans le monde réel. Il voue un profond respect à l'ex-capitaine Kensei Muguruma, et ses tatouages lui rendent hommage. Hisagi conserve des cicatrices au visage infligées par un Hollow.
 Très loyal envers son capitaine, Kaname Tōsen, la trahison de ce dernier blessera profondément Hisagi. Il n'aura de cesse de poursuivre la quête de "justice" de son ex-capitaine, et de chercher un moyen de ramener son mentor du bon côté de la justice. Cette quête de justice et de vérité se reflète dans son poste de rédacteur-en-chef de la gazette du Shinigami ; Hisagi mène régulièrement des enquêtes de terrain en tant que journaliste.
 Son Zanpakuto se nomme Kazeshini, et prend la forme de deux faux doubles reliées au manche par une chaîne. Bien que Hisagi déteste profondément la forme de son shikai, car il considère qu'il est conçu uniquement pour donner la mort, il est très compétent dans son maniement et peut utiliser la chaîne pour manipuler librement la trajectoires des faux, même après les avoir lancées. Hisagi peut entraver ses adversaires dans la chaîne de son shikai pour les immobiliser. Il possède aussi une certaine affinité pour le kido, et utilise des bracelets explosifs pour distraire et perturber ses adversaires.
 Dans le roman Can't Fear Your Own World, Hisagi devient le protagoniste d'une histoire située après la défaite d'Yhwach, mais avant l'épilogue du tome 75. Shunsui Kyōraku lui confiera la mission officieuse d'enquêter sur Tokinada Tsunayashiro, un héritier des Quatre Grandes Familles nobles suspecté d'avoir assassiné son clan entier. Au fil de l'aventure, Hisagi découvrira un aspect secret de son shikai : la vraie "lame" de Kazeshini est en vérité la chaîne reliant les faux. Puisque les lames sont conçues pour donner la mort, la chaîne règne sur la vie ; tant que Hisagi possède assez de reiatsu, toutes ses blessures se régénéreront instantanément.
 Au cours de l'intrigue de Can't Fear Your Own World, Hisagi apprend également à maîtriser le bankai. Nommé Fushi no Kōjyō, il crée une sphère de chaînes flottant dans les cieux. Une de ces chaînes étrangle Hisagi, comme la corde d'une potence. Hisagi peut désigner un individu pour qu'il soit lui aussi enserré par une chaîne ; les deux combattants sont alors inextricablement liés. Les chaînes de Fushi no Kōjyō sont indestructibles. De plus, le reiatsu des deux combattants est mis en commun, et sera utilisé pour régénérer instantanément toute blessure reçue par l'un des deux adversaires. Ainsi, aucun des deux combattants ne peut s'échapper ou mourir tant que le bankai est actif ou qu'il leur reste du reiatsu. La principale faiblesse de ce bankai est qu'il n'annule pas la douleur ; c'est un bankai servant à capturer, interroger et décourager un adversaire plutôt qu'à simplement gagner.

 Kensei Muguruma :
 Zanpakutō : Tachikaze (vent tranchant la terre)
 Shikai : Souffle, Tachikaze
 Bankai : Tekken Tachikaze (point d'acier vent tranchant)
 Jeune homme athlétique et puissant, il est agacé par l'attitude d'Ichigo, qui ne réfléchit pas et court se battre contre les Arrancars alors qu'il ne maîtrise pas bien ses pouvoirs. Son zanpakuto ressemble à un petit couteau militaire une fois en Shikai. Pour le libérer, il dit "Souffle, Tachikaze !", ce qui coupe la cible en plusieurs morceaux à cause du vent produit par son shikai. Il était capitaine de la  du Gotei 13 et son vice-capitaine était Mashiro. Il semble être le plus sérieux, le plus pragmatique et le plus appliqué, bien que les réactions puériles de son vice capitaine, Mashiro, le rendent fou. Il libère son Bankai pour la première fois face à Wonderwice Margera. En Bankai, Kensei est armé de deux lames et arbore un ruban, enroulé autour de ses bras, et de couleur grise. Nous n'avons aucun détail du combat entre Kensei et Wonderwice, mais le fait que Wonderwice combatte Genryûsai Yamamoto plus tard durant la Grande Bataille d'Hiver doit vouloir dire que Kensei a été vaincu.
 Kensei est par la suite redevenu capitaine de cette division, remplaçant le traître Tôsen. Lors de la guerre contre les Quincy, il affronte Mask De Masculine et le bat sans difficulté. Cependant, les cris de James, l'assistant personnel de Mask De Masculine rendent ce dernier plus fort et il finit par vaincre Kensei. Il est par la suite, avec Rose, soigné par Isane mais tué par Gremmy. Comme Tôshirô, Rangiku et Rose, il est utilisé comme un zombie par Giselle Gewelle et affronte les arrancars de Mayuri.

 Mashiro Kuna :
 Zanpakutō : inconnu
 Mashiro ressemble à une fillette très active. Elle a d'étranges cheveux verts et un costume de super-héros des années cinquante. C'est la plus douée du groupe quant au contrôle de son Hollow intérieur.
 Elle était vice-capitaine de la . Dernièrement elle semble avoir réintégré le Gotei 13 en même temps que Kensei et d'autres vizards. Mais Shuhei Hisagi occupant déjà la place de vice-capitaine, Mashiro s'est autoproclamée "super vice-capitaine" (en réalité elle doit sûrement plutôt être )

 Heizo Kasaki :
 zanpakuto : inconnu
 Heizo Kasaki a été le  de la  dans le Gotei 13 et a servi sous son capitaine Muguruma Kensei. Il est chauve mais il a une moustache. Il a généralement un sérieux regard sur son visage, et des robes à l'instar des autres membres de la  Division. Kasaki a d'abord été introduit dans le chapitre -104. Plus tard dans la nuit, tandis que ses capitaine et lieutenant se trouvaient à l'intérieur d'une tente, lui et les autres sièges sont attaqués et tués par Kaname Tousen.

 Shinobu Eishima :
 Zanpakutō : inconnu
 Shinobu Eishima a été le  de la  dans le Gotei 13 et a servi sous son capitaine Muguruma Kensei. Il présente une grande ressemblance avec Jūshirō Ukitake, mais il a les cheveux brun-rougeâtre. Eishima a d'abord été introduit dans le chapitre -104. Plus tard dans la nuit, tandis que ses capitaine et lieutenant se trouvaient à l'intérieur d'une tente, lui et les autres sièges sont attaqués et tués par Kaname Tousen.

 Todo Gizaeimon :
 Zanpakutō : inconnu
 Todo Gizaeimon a été le  de la  dans le Gotei 13 et a servi sous son capitaine Muguruma Kensei. Sa façon de se coiffer est quelque peu semblable à celle de Renji Abarai (mais les cheveux de Gizaemon sont noirs). Todo cependant n'a pas de tatouages. Il a été introduit dans le chapitre -104. Plus tard dans la nuit, tandis que ses capitaine et lieutenant se trouvaient à l'intérieur d'une tente, lui et les autres sièges sont attaqués et tués par Kaname Tousen.

Dixième division 
La dixième division est chargée de l'organisation militaire, et est responsable stratégique et tactique du Seireitei.

 Hitsugaya Tōshirō :
 Zanpakutō : Hyōrinmaru (Anneau de glace)
 Shikai : 
 Bankai : "Daiguren Hyōrinmaru" (Anneau de glace du Grand Lotus Pourpre), "Ryûsenka" (floraison du dragon de grêle), "Sennen Hyoro" (prison de glace millénaire) et "Hyotten Hyakaso" (Funéraille des cent fleurs du paradis de glace)
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  a l'apparence d'un enfant de , mais est déjà capitaine de la  division. Devenu shinigami il y a seulement cinq ans, c'est un jeune prodige comme on n'en voit que très rarement à la Soul Society. Il est très proche de Hinamori, vice-capitaine de la  division. Dans l'anime, il rencontre Karin, la petite sœur d'Ichigo (épisode hors-série 132).
 Son zanpakutō maîtrise l'élément de l'eau et de la glace, comme celui de Rukia. Son "shikai" est "Hyôrinmaru". C'est le plus puissant zanpakutō de ce type, même si son bankai est encore incomplet car il ne peut le maîtriser que pendant une période de temps limitée. Selon l'Arrancar 11 Shawlong Qufang, il serait encore trop jeune pour maîtriser son Bankai. Pendant son combat contre Luppi, Hitsugaya déclarera pouvoir le réparer aussi longtemps qu'il aura de l'eau à proximité.
 Il possède une technique spéciale, "Hy-ôten Hyak-kasou!" face à l'espada 3 Halibel lors du chapitre 359. Cette forme est l'une des plus puissantes: le ciel s'ouvre en laissant s'échapper de la neige, qui en touchant l'ennemi, fait apparaître des fleurs de glace sur celui-ci. Le capitaine dit que quand toutes ces fleurs seront écloses, la vie de l'ennemi prendra fin.
 Lorsqu'il était plus jeune, il vivait au Rukongai avec Hinamori et passait son temps à manger des pastèques tout en se moquant des rêves d'Hinamori.
 Il affronte Gin Ichimaru qu'il accuse du meurtre d'Aizen. Selon la lettre d'Aizen à Hinamori, Tôshirô Hitsugaya est le chef du groupe de traîtres voulant exécuter Rukia pour s'emparer du Sokyôku, la lance ultime. Hinamori l'attaque mais est blessée par sa faute. Plus tard, il découvre, avec Rangiku, que les membres du Central 46 ont été assassinés. Il découvre enfin qu'Aizen est en vie et se fait battre par lui.
 Battu par Aizen lors de la bataille de Karakura, mais reste en vie continuera à s'entraîner pour mieux protéger ceux qu'ils lui sont chers.

Lors de l'arc contre les Quincys du Vanden Reich dirigé par Juha Bach (ou Ywach) il perd son bankai qui est volé par Cang Du, un Stern Ritter (chevalier étoilier en allemand) chinois. Perdant le combat mais restant en vie, il décide alors de reprendre par les bases du shinigami en s'entraînant au maniement du zanpakutô comme tout autre shinigami pour combler la perte de son bankai probablement pour en acquérir une maîtrise encore plus grande.
Lors de la deuxième incursion de l'armée du Vandenreich, il se retrouve confronté au Stern Ritter Bazz-B et à ses pouvoirs en rapport avec la chaleur, et montre une nouvelle utilisation de son Zanpakutô. En effet, sans son bankai, la glace produite par le capitaine Hitsugaya est beaucoup plus fine qu'en général (ce qui d'après celui-ci, est la seule différence entre son shikai et son bankai, ce qui fait de Hyôrinmaru le sabre avec l'écart de puissance le plus faible entre le shikai et le bankai). Pour compenser ce handicap, il s'aide de Rangiku Matsumoto et de son zanpakuto Haineko pour créer plusieurs fines couches de glace entre des couches de cendres de Haineko (la tactique du "mille-feuilles" comme l'appelle Rangiku Matsumoto) pour que lorsque les cendres disparaissent, ne reste que les fines couches de glace alternées de couches de vide. Plus tard, il transpercera Bazz-B avec une lame de vide et de glace. Toutefois, c'est Bazz-B qui prendra finalement l'avantage sur son adversaire avec son Heiss Finger 1 puis son Heiss Finger 2 laissant ainsi Hitsugaya aux portes de la mort. C'est alors qu'interviendra le Stern Ritter Cang-Du qui voudra lui-même s'occuper de Hitsugaya à qui il avait volé le bankai (conformément aux ordres de Juha Bach). Mais alors que Cang Du venait de libérer son bankai, Daiguren Hyôrinmaru, grâce au savoir-faire de Kisuke Urahara, Hitsugaya parvient à récupérer son bankai (au passage hollowifié par le shineiyaku et portant quelques modifications, notamment un débris de masque de hollow sur la partie gauche du visage) et à vaincre Cang Du. Alors que Cang Du est enfermé dans une gigantesque étoile de glace, Tôshirô s'écroule aux côtés de Rangiku. Plus tard, on apprend qu'il a été transformé en zombie par la Stern Ritter Giselle Gewelle qu'elle appelle en renfort. Mayuri Kurotsuchi le bat et s'en sert comme cobaye pour ses poisons.
 

 Isshin Shiba dit Kurosaki :
 Zanpakutō : Engetsu
 Shikai : Brûle, Engetsu
 Bankai : Inconnu
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  fut le capitaine de la  division avant Hitsugaya Tōshirō. Oncle de Kaien, de Ganju et de Kûkaku, il fait partie du clan Shiba, c'est un homme plutôt immature aux premiers abords. Il avait sous ses ordres Rangiku Matsumoto en tant que vice-capitaine et Tōshirō Hitsugaya en tant que  siège.
 Il passait son temps à esquiver Rangiku Matsumoto qui cherchait à lui donner du travail (en plus du sien) et était très attaché à Tôshirô Hitsugaya qu'il voyait comme le prochain capitaine.
 Lors d'une mission sur Terre, il fit la rencontre de Masaki Kurosaki, une Quincy, avec qui il se mariera. Il quittera son poste de capitaine et changea de nom pour celui de Kurosaki. Il est donc le père Ichigo Kurosaki, Karin, et Yuzu. La mort de sa femme par un hollow nommé Grand Fisher l'a retranché dans son travail de médecin (il tient une clinique privée). Il voudrait se montrer proche de ses enfants, en faisant régulièrement le pitre, mais ceux-ci le trouvent plutôt ridicule.
 Il perd ses pouvoirs de shinigami en protègent Masaki Kurosaki de la hollowification et a mis vingt ans à les retrouver. Il a pu venger la mort de sa femme en abattant Grand Fisher en un instant.
 Isshin est un shinigami très puissant. Lors de bataille de l'Hiver, Isshin affronte Aizen et arrive à lui tenir tête et même à lui porter quelques coups (avant la forme Chrysalide de ce dernier) sans même passer au shikai, ce que les autres capitaines n'ont pas réussi à faire. Après qu'Aizen eut sa forme Chrysalide, Isshin aidé de Urahara et Yoruichi sont dépassés par la puissance de ce dernier mais est arrivé malgré tout à lancer un Getsuga Tensho d'une très grande puissance, suffisamment pour fendre la protection d'Aizen.

En réalité, Isshin Shiba a perdu ses pouvoirs pour sa future femme Masaki Kurosaki qui fut contaminée par un hollow blanc de couleur noire puisque provenant de l'âme d'un shinigami créé par Aizen dans ses expériences pour créer des arrancars. Le Hollow infecta Masaki et pour sauver celle qui l'a sauvé un jour, Isshin offrit de donner ses pouvoirs pour bloquer la contamination de Masaki par le hollow, dans un procédé créé par Kisuke Uhahara, ce qui aura pour effet de le faire devenir humain. Il quitte la Soul Society, prend le nom d'Isshin Kurosaki et ouvre une clinique.
Il récupérera en fait ses pouvoirs que vingt ans après, ses pouvoirs de shinigami bloquant le hollow en Masaki et par la suite le hollow en Ichigo. Ainsi, lorsqu'Ichigo libère ses pouvoirs hollow, cela a pour effet de briser le sceau ce qui permit à Isshin de récupérer ses pouvoirs de Shinigami peu de temps avant d'affronter Grand Fisher et ainsi venger sa femme.

 Rangiku Matsumoto :
 Zanpakutō : Haineko (Chat de cendres)
 Shikai : Miaule, Haineko
 Naissance : un 
 Taille : 
 Poids : 
  est la vice-capitaine de la  division. C'est une belle femme rousse possédant une forte poitrine qu'elle met en valeur avec des décolletés, et qu'elle n'hésite pas à utiliser pour arriver a ses fins (voir le débarquement de l'équipe d'Hitsugaya chez Ichigo). Elle adore l'alcool, et fait tout pour repousser les moments de travail. C'est une amie d'enfance de Gin, et elle semble éprouver des sentiments pour ce dernier, qui sont d'ailleurs réciproques. Ils vivaient ensemble depuis le jour où Gin l'a trouvé évanouie dans le Rukongai. Il lui expliqua alors que c'était parce qu'elle possédait des pouvoirs spirituels qu'elle ressentait la faim, mais elle n'hésitera pas à le défier pour Hitsugaya. Elle s'entend très bien avec Inoue et prend un malin plaisir à taquiner son capitaine, qui d'ailleurs en est là grâce à elle. C'est elle qui lui a expliqué qu'il possédait une force incroyable et qu'il devait devenir shinigami afin d'apprendre à contrôler cette force… Et elle en profite pour prendre souvent du retard dans ses dossiers… Elle sera grièvement blessée par un la chimère invoquée par les fraccións de Hallibel lors de la bataille dans la fausse Karakura. Kira se précipitera pour lui donner les premiers soins.
 Son zanpakutō se désintègre en cendres lorsqu'elle le désire (zanpakutō élémentaire de type feu, il maitrise l'une de ses variantes). Son pouvoir est similaire au Senbonzakura de Byakuya (la cendre se comporte comme un zanpakutō), mais au lieu de le contrôler par l'esprit, elle utilise le manche de son arme qu'elle garde en main. De plus, ce qui touche la cendre n'est pas automatiquement tranché, la cendre formant une zone potentielle d'attaque. Vaincue par Cang Du, elle est transformée en zombie par Giselle Gewelle, tout comme son capitaine.

 Kōkichirō Takezoe :
 Zanpakutō : inconnu
 Kōkichirō Takezoe est le  siège de la  division sous les ordres du capitaine Hitsugaya.

Onzième division 
La onzième division est la division guerrière du Gotei 13. C'est la division la plus puissante mais en voyant que des membres de cette division se font battre facilement par Ichigo et Ganju, on remarque qu'il y a un écart de puissance considérable entre les haut-placés (Kenpachi Zaraki, Yachiru Kusajishi, Ikkaku Madarame et Yumichika Ayasegawa) et les Shinigami de basse classe.

 Kenpachi Zaraki :
 Zanpakutō : Nozarashi (Tempête Balafrée)
 Shikai : Engloutis, Nozarashi
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
 Kenpachi Zaraki est un shinigami de grande taille et à la puissance démesurée et démoniaque.  est le seul shinigami à être devenu capitaine de sa division sans connaître le nom de son zanpakutō ni passer les examens de l'école de shinigami. Il est arrivé à ce poste en tuant l'ancien capitaine de la division Kenpachi Kiganjô devant 200 témoins. Maki Ichinose (voir l'arc Bounts) était alors un shinigami de la onzième division. Incapable de reconnaître Kenpachi en tant que capitaine, il s'est exilé.
 Kenpachi est surnommé affectueusement "Keni" par sa vice-capitaine Yachiru, la seule qui puisse lui parler "normalement".
 Il était déjà fort dans son enfance, ayant tué des milliers de gens et a même réussi à vaincre Yachiru Unohana, une criminelle extrêmement puissante qui deviendra plus tard la bienveillante Retsu Unohana, capitaine de la  division. Devenu un criminel errant dans le Rukongai, il rencontre une toute petite fille aux cheveux roses qui n'a pas l'air affectée par le reiastu de Kenpachi et semble amusée par son zanpakutô qui n'a pas de nom. Il décide alors de la prendre sous son aile et lui donne le nom de Yachiru, en référence à la personne qui compte le plus pour lui, Unohana, qui lui a donné le plus de plaisir en la combattant. Il décide de se nommer Kenpachi Zaraki, Kenpachi car c'est le titre donné au Shinigami le plus fort en combat et Zaraki car c'est le nom du quartier mal famé dont il est originaire. Pour lui, la plus grande souffrance est de ne pas avoir de nom.
 La seule passion de Kenpachi est le combat, il est d'ailleurs reconnu pour sa force et sa sauvagerie démesurée. Il traquera Ichigo à travers tout le Seireitei pour le retrouver et le défier. Ce combat titanesque se solde par une victoire de Kenpachi qui s'écroule quelques secondes après Ichigo. Il a beaucoup aimé le combat contre Ichigo et c'est pour cela qui veut l'aider, notamment en libérant ses amis Orihime, Uryû, Chad et Ganju et en les protégeant contre Sajin Komamura et Tôsen Kaname.
 Sa division est spécialisée dans le combat et ses hommes lui sont très fidèles, notamment Ikkaku et Yumichika qu'il a connus avant de devenir shinigami. Kenpachi se bat avec des clochettes dans les cheveux indiquant sa position, un bandeau à l'œil (une création de la  division) qui dévore son énergie, et en ne tenant son zanpakutô qu'avec une seule main créant ainsi trois handicaps pour combattre. Dans son combat face à N'Noitora l'espada 5, on apprend qu'il maîtrise plusieurs techniques de kendo, mais il semble toutefois persister à ne s'en servir qu'en cas d'extrême nécessité (il dit lui-même qu'il n'aime pas le nom) et ce n'est que devant le risque de perdre le combat face à N'Noitora qu'il y recourt. On le retrouve quand Yammy combat Ichigo. Il lui dit de partir et combat Yammy avec Byakuya avec lequel il va avoir quelques accrochages bien qu'ils combattent ensemble contre l'Espada .
 On le revoit beaucoup plus tard sortant du Hueco Mondo en disant que c'était « mortellement ennuyeux ». Puis, on le revoit encore se faire disputer par le capitaine-commandant pour avoir perdu son haori en disant que c'était une vraie plaie.Plus tard dans l'arc des Fullbringers, il bat Giriko en un seul coup et dit « c'était ennuyeux ! ».
 Lors de l'arc final il s'avance vers le chef des Stern Ritters (qui est en fait Royd Loyd se faisant passer pour Juha Bach) avec sur son dos les corps de trois d'entre eux, ce qui surprend grandement Haschwald, le bras droit de Juha Bach. Plus tard, il se fera battre par Royd Lloyd ayant pris l'apparence de Juha Bach. Il affirme que Kenpachi est un « potentiel de guerre ». On constate qu'il a changé de look (comme un certain nombre de personnages proches d'Ichigo) durant les 17 mois de « calme » entre l'arc Aizen et l'arc mineur du badge de shinigami remplaçant : ses cheveux ne sont plus attachés et il n'a plus de clochettes, il a toujours un cache-œil absorbeur d'énergie mais celui-ci est rattaché à sa tempe et non plus en bandeau comme auparavant. D'après lui ce nouveau cache-œil absorberait dix fois plus d'énergie spirituelle qu'auparavant. Il combat la capitaine de la  division à partir du chapitre 523 et, selon l'actuel commandant-général Shunsui, l'un d'eux perdra la vie. Il avait autrefois combattu Retsu Unohana avant qu'elle n'intègre le Gotei 13, il en a gardé une cicatrice sur son œil droit et Retsu une cicatrice sur sa poitrine.
 Lorsque Shunsui Kyôraku devient capitaine-commandant, il charge Retsu Unohana d'apprendre la maîtrise du kenjutsu à Zaraki (surpuissant mais qui se bat sans technique particulière) ce qui le rendrait encore plus dangereux. Durant son combat contre Retsu Unohana, il est révélé que, dès son plus jeune âge, Zaraki était un redoutable combattant, plus fort qu'Unohana pourtant considérée comme une combattante extrêmement dangereuse. Durant son premier combat contre Unohana, Zaraki a connu le bonheur pour la première fois car il avait trouvé un véritable adversaire à sa mesure. Encore trop puissant pour Unohana et trop heureux d'avoir trouvé un adversaire à la hauteur, Zaraki s'est imposé inconsciemment une barrière mentale bridant ces capacités permettant à Unohana de gagner le combat.
 Le capitaine de la  division combat Zaraki dans le but de briser cette barrière mentale et lui faire retrouver tout son potentiel de combat. Après un rude combat durant lequel Zaraki mourra et sera ressuscité plusieurs fois par Unohana, elle y parvient et Zaraki, n'ayant plus de barrière psychique, retrouve sa puissance enfouie et commence à entendre son zanpakutô.
 Selon un passage du roman "Spirits Are Forever With You", il est dit qu'Aizen a attire Zaraki au Hueco Mundo car il était le seul shinigami qu'il redoutait (Aizen avait trouve une parade pour Yama-Jii). Lors de la  invasion des Quincy, Kenpachi Zaraki sauve Yachiru et Isane de Gremmy, le plus puissant Sternritter qui peut donner réalité à ce qu'il imagine. Il trouve facilement les points faibles du Quincy et pulvérise la météorite géante créée par Gremmy avec son sabre Nozarashi en mode shikai. Alors que Zaraki domine le combat, Gremmy implose car il avait imaginé Zaraki comme un monstre et ce monstre est devenu réalité à l'intérieur de lui. Après son combat, il remarque que des jeunes femmes, Candice Catnipp, Meninas McAllon, Giselle Gewelle et Liltotto Lamperd massacrent ses subordonnés. Il est foudroyé par la belle Candice et vaincu par le coup de poing surpuissant de la jolie Meninas. Ne pouvant plus bouger, les jeunes filles jouent à Pierre-Feuille-Ciseaux pour savoir qui va tuer Zaraki mais Ichigo les écrase à temps.

 Yachiru Kusajishi :
 Zanpakutō : Sanpo Kenjuu (La bête à la triple lame)
 Shikai : Sors, Sanpo Kenjuu
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est une enfant aux cheveux roses. Elle a été recueillie par Zaraki lors d'un de ses massacres. Tout comme Kenpachi, elle ne semble pas avoir eu recours à un quelconque examen pour devenir vice-capitaine. Elle ne porte pas son sabre à la taille mais à l'épaule pour ne pas être gênée quand elle court. Malgré son âge, Yachiru est très forte (elle arrive à soulever Kenpachi) et court vite, ce qui ne l'empêche pas de très souvent s'accrocher à l'épaule de Kenpachi. Les Kompeito, des petits bonbons en forme d'étoiles sont son plat préféré. Elle a la manie de donner des surnoms idiots à ceux qu'elle croise : "Keni" pour Kenpachi, "Ichi" pour Ichigo, "Crâne d’œuf" pour Ikkaku, "Makimaki" pour Aramaki, "Papy" pour le capitaine-général Yamamoto, la "Momie" pour Ganju quand il était couvert de bandages, "la Nunuche" et "Gros lolos" pour Orihime, "le Géant" pour Chad et "Tête de Crayon" pour Uryû. Elle est la seule personne avec Ichigo à appeler Byakuya Kuchiki par son prénom et non son rang. Elle aime son capitaine plus que tout, a énormément confiance en ses capacités et adore le voir "jouer" (se battre). Tout comme son capitaine, elle est dotée d'un sens de l'orientation déplorable. Sa force est reconnue et respectée dans la  division : elle est particulièrement impressionnante lorsqu'elle se fâche. En effet, lorsqu' Ikkaku est sur Terre, il s'énerve et est sur le point de frapper des lycéens. Rangiku Matsumoto le menace alors de tout rapporter à Yachiru s'il ne se calme pas ce qui porte immédiatement ses fruits. De plus, pendant le combat de Zaraki et d'Ichigo elle s'énerve car un messager l'a dérangée pendant qu'elle regardait: on voit a ce moment, en plus du messager terrifié par la vice-capitaine, que son reiatsu est rose et prend la forme d'un lion (tout comme celui de Zaraki ressemble à un squelette et celui d'Ichigo a son masque de Hollow). Enfin, le fait qu'elle arrive à supporter la pression spirituelle de son capitaine alors qu'elle n'est qu'une jeune enfant alors que certains shinigamis adultes en sont incapables montre que ce personnage renferme certainement une puissance colossale.
 Kenpachi Zaraki et Orihime sont les seuls à pouvoir parler à Yachiru sans avoir peur de ses réactions. Ikkaku est dans le même cas mais se fait embêter par elle lorsqu'il la critique,
 Elle est la présidente du cercle des femmes shinigami.

 Ikkaku Madarame :
 Zanpakutō : Hôzukimaru (Lumière du démon)
 Shikai : Allonge-toi Hôzukimaru, puis Divise-toi Hozukimaru ("Nobiro" en japonais)
 Bankai : Ryumon Hôzukimaru (Cercle des lueurs de l'âme à l'emblème du dragon)
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est le troisième officier de la division et comme tous les membres de celle-ci, il aime particulièrement le combat. Il va rencontrer Zaraki, son futur capitaine, dans le Rukongai, lors d'un combat les opposant. Alors que tous deux n'étaient pas encore shinigami. À la fin d'un long combat, Madarame perdra, et jurera de consacrer sa vie au seul homme qui ait pu le dominer ainsi. C'est pour cette raison qu'il rejoindra les rangs de la  division. Il sera le premier adversaire d'Ichigo dans le seireitei contre qui il mène un combat acharné. Ichigo réussit à le battre en se rappelant de son entraînement avec Kisuke Urahara. Après avoir perdu connaissance, il est soigné par Ichigo qui lui demande des informations sur la prison où est enfermée Rukia. Ikkaku les lui dit puis le met en garde contre son redoutable capitaine Kenpachi Zaraki. Plus tard on apprend que c'est un bon ami de Renji. Sa vice-capitaine le surnomme "le chauve" ou "boule de pachinko" et il déteste ça. Malgré les grandes différences entre eux, il semblerait que Yumichika soit son meilleur ami car ils sont toujours ensembles.
 Il fera partie du "commando Hitsugaya" lors des attaques sur Terre des Arrancars. Il "séjournera" chez Keigo (en s'imposant après lui avoir sauvé la vie), et la grande sœur de celui-ci tomba folle amoureuse d'Ikkaku.
 Lors du shikai, son sabre et son fourreau fusionnent en une lance dont le manche est un nunchaku à trois parties. On verra plus tard que malgré son grade d'officier, il maîtrise le bankai, mais il dit le réserver pour son capitaine Zaraki Kenpachi. Il pourrait être capitaine, surtout après le départ d'Aizen, Gin et Tôsen mais il refuse : le plus grand rêve d'Ikkaku serait de mourir au combat aux côtés de son capitaine, c'est pourquoi peu de personnes savent qu'il maîtrise le bankai (il l'a révélé à Yumichika Ayasegawa et Renji Abarai, Tetsuzaemon Iba et Uryû Ishida l'ont découvert d'eux-mêmes, Mayuri Kurotsuchi en a été informé dans le cadre de ses recherches et Ichigo l'apprend par Mayuri qui se rend compte qu'il fallait garder cette information secrète). Lors de son combat contre le Fraccion Choe Neng Pow, il n'utilise pas le bankai qui lui aurait permis de remporter le combat et est vaincu, mettant en péril la sécurité d'un pilier maintenant la fausse Karakura. Tetsuzaemon le frappe et lui fait la morale, en disant qu'il doit gagner à tout prix et respecter les ordres, même ci cela impliquerait de devenir capitaine d'une autre division et de ne plus être au service de Zaraki.
 Son bankai est formé d'un demi-cercle de fer tranchant qui se trouve dans son dos auxquels sont rattachées deux hallebardes semblables à celles de son shikai, dont la force augmente au fur et à mesure qu'elles sont utilisées. Une jauge de puissance, en forme de dragon, se remplit ainsi, et permet de relâcher une force dévastatrice une fois pleine.

 Yumichika Ayasegawa :
 Zanpakutō : Ruriiro Kujaku (Paon azuré)
 Shikai : Il possède deux formes connues :
 Forme incomplète - Fuji Kujaku (paon lilas) (Surnom utilisé par Yumichika et détesté par son zanpakutō qui refuse de dévoiler ses vrais pouvoirs) : la lame du zanpakutō se divise en quatre faucilles connectées à la base.
 Forme véritable et complète - Ruriiro Fujaku (paon azuré), tranche et devie : les lames deviennent des fils capables d'absorber tout le reiatsu de l'ennemi.
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
 À première vue,  n'a vraiment pas sa place dans la onzième division. Comme Ikkaku occupe déjà le  grade et qu'il trouve le chiffre 4 laid (Il est synonyme de malchance au Japon), il a préféré être à la  place, cela voudrait donc dire qu'il est plus puissant que son grade et qu'il est certainement aussi puissant qu'Ikkaku, même s'il le laisse volontiers combattre.
 Il vénère la beauté par-dessus tout mais le moment venu, il se révèlera être aussi fou de combat que les autres membres de sa division. Il marquera sa désapprobation contre une situation ou une personne en disant qu'elle est "laide".
 Une fois pleinement libéré, son zanpakuto prend la forme d'une épée munie en son bout de multiples lianes qui attrapent une cible choisie et commencent à la vider de son énergie spirituelle. L'énergie ainsi absorbée sert à faire bourgeonner et croître des fleurs qui collectent l'intégralité de l'énergie siphonnée, la floraison étant souvent le point final de cette technique pouvant être fatale. Yumichika n'a ensuite plus qu'à se nourrir de ces fleurs pour profiter de l'énergie volée à son adversaire. Il emploiera cette attaque contre Hisagi Shûhei à la Soul Society et Charlotte Coolhorn, un fracción de Barragan homosexuel excentrique travesti, une fois enseveli sous son dôme de ronces ténébreuses, à l'abri des regards.
 Il existe une règle tacite au sein de la  division disant que tous les combattants doivent posséder un Zanpakuto de type Combat, le simple fait d'avoir un Zanpakuto de type Kido (Magie démoniaque) suffit pour traiter le shinigami qui le possède de lâche. C'est pourquoi Yumichika cache le vrai pouvoir de son Zanpakuto, il ne libère son vrai pouvoir que lorsqu'il est sur qu'aucun autre shinigami ne pourra le voir. Si quelqu'un pouvait voir son shikai, il irait jusqu'à ne pas l'utiliser et perdre face à son ennemi, aussi grotesque soit-il comme Charlotte Coolhorn. Lorsqu'il est emprisonné par un dôme de ronces créé par Charlotte Coolhorn, personne ne peut le voir à l'intérieur et Yumichika libère alors son shikai.

 Aramaki Makizô :
 Zanpakutō : inconnu
  siège de la compagnie, il éloigne Orihime de la bataille entre Mayuri Kurotsuchi et Uryû Ishida, à la demande de ce dernier alors qu'il était ivre et traînait dans les rues. Il semble effrayé par Mayuri mais aussi par sa vice-capitaine Yachiru qui lui fait perdre ses moyens.
 Son lieutenant, Yachiru, le taquine en le surnommant Makimaki.

 Kenpachi Kiganjō :
 Zanpakutō : inconnu
 Capitaine de la  division à l'époque de Turn back the pendulum, il s'agit du prédécesseur de Kenpachi Zaraki. Il affronta Zaraki dans un combat à mort devant 200 des membres de la onzième division et fut tué.
 Il était imposant avec une peau foncée, de longs cheveux noirs, une barbe hirsute et des dents pointues.
 Note : Kenpachi n'est pas un nom ou un prénom, il s'agit d'un titre donné traditionnellement au capitaine de la  division et le désignant comme étant le shinigami ayant la plus forte addiction aux combats. Seul le capitaine Zaraki en a fait son prénom.

 Ichinose Maki :
 Zanpakutō : Nijigasumi (brume de l'arc-en-ciel)
 Shikai : Illumine de tout tes feux, Nijigasumi
 Ichinose Maki est un shinigami déserteur que l'on ne voit que dans les fillers de l'anime (arc des Bounts) . Anciennement vice-capitaine de la  division, il quitte la Soul Society et rejoint la cause des Bounts lorsque son capitaine est tué par Zaraki, pour qui il nourrit une profonde haine. Yachiru l'appelle "Maki-chan".
 Son zanpakutō est de type lumière, et lui permet de se rendre invisible ou d'aveugler son adversaire. Il permet aussi de réduire l'énergie de celui qui se trouve dans son rayon d'action.
 À la suite de son retour à la Soul Society, il efface toute trace des Bounts des archives de la  division, vainc Ikkaku et est battu par Kenpachi. Après s'être rappelé son engagement envers le Seireitei, il se retourne contre Kariya, le leader des Bounts, mais se fait tuer par lui. Son zanpakutô sauve Ichigo peu après. À noter que sa rancune envers Kenpachi n'est pas si évidente à comprendre. Il est traditionnel dans la Onzième division que l'on devienne capitaine après avoir vaincu son prédécesseur en combat, ainsi le prédécesseur de Kenpachi avait lui-même obtenu son titre après avoir vaincu son prédécesseur dans un combat à mort.

Douzième division 
La  division est la division qui s'occupe du département des recherches technologiques. Mis à part les capitaines et vice-capitaines, les Shinigami de cette division sont extrêmement faibles, ce sont plus des scientifiques que des combattants, deux d'entre eux se font battre en un coup par Orihime Inoue utilisant du simple karaté.

 Mayuri Kurotsuchi :
 Zanpakutō : Ashisogi Jizō (Tueur des régions nerveuses des membres, Jizō est une divinitée)
 Shikai : Déchiquette, Ashisogi Jizo
 Bankai : Konjiki Ashisogi Jizō (tête tranchante de Jizo, divinité des enfants perdus au Japon)
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est le capitaine de la  division, responsable de la recherche et du développement des nouvelles technologies. C'est Kisuke Urahara qui occupait ce poste avant de s'évader de la Soul Society. Mayuri est extrêmement froid et inhumain. Il n'hésite pas à sacrifier ses subordonnés. Son vice-capitaine est sa fille Nemu, un être artificiel qu'il a fabriqué et qu'il ne considère pas comme un être humain.
 Lorsqu'il libère son zanpakutō, sa lame se transforme en un sabre à trois lames dont la garde est une tête émettant des gaz permettant de bloquer les signaux émis par le cerveau et donc de paralyser les membres, mais n'empêche cependant pas les messages douloureux d'arriver au cerveau (Il semble se délecter de ce pouvoir que l'on découvre lors de sa bataille avec Uryuu Ishida). Lorsqu'il appelle son bankai, son zanpakutō se transforme en une énorme chenille exhalant un poison mortel auquel seul Mayuri et Nemu sont immunisés, car il est fait à partir de son propre sang. Mais son bankai peut également faire sortir des pics de son cou qui ont les mêmes propriétés que les lames de son shikai ; il charge ensuite l'ennemi afin de l'empaler.
 Il possède un corps qu'il a intégralement modifié, il ressemble d'ailleurs plus à un pantin qu'à un humain : des faux dans les oreilles, un bras télescopique, une endurance hors du commun (il parvient à bouger avec un trou d'un mètre de diamètre dans le ventre). Ce corps a également la possibilité, en cas de besoin, de se liquéfier, ainsi que de se régénérer après injection d'un sérum de sa composition. Il a également modifié son zanpakutō de façon qu'il s'auto-détruise s'il venait à se retourner contre lui.
 Dans les chapitres -106 et -105, il était détenu dans le "Nid de vers", en fait une prison pour les shinigami considérés dangereux, où il était le seul détenu enfermé dans une cellule. Ce lieu était à l'époque à la charge de Kisuke Urahara, et c'est lui qui, une fois capitaine de la  division, lui proposa de le libérer pour devenir vice-directeur du Bureau de développement technologique.

 Nemu Kurotsuchi :
 Zanpakutō : inconnu
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est un être artificiel composé de gigai créé par Mayuri, qu'il appelle sa "fille". Régulièrement, elle sert de diversion lors des combats de Mayuri, et fait office de souffre-douleur. La nature artificielle de Nemu permet à Mayuri de l'utiliser comme femme-objet, par exemple en lui faisant exécuter les basses œuvres physiques ou en lui insérant différentes potions dans son corps (Szayel Apporo Grantz en fera les frais).
 Elle sauvera la vie d'Uryuu en lui remettant le remède du poison avec lequel Mayuri l'avait infecté.
    
 Akon :
 Il est l'un des chercheurs ainsi que le  siège de la  division et a été là depuis qu'il est enfant, plus de  auparavant. Il fut, tout comme Mayuri, enfermé dans l'ujimushinosu.

 Kisuke Urahara :
 Zanpakutō : Benihime (Princesse écarlate)
 Shikai : Chante, Benihime
 Bankai : kannon Biraki Benihime Atarame (inquisition de la princesse écarlate des portes d'Avalokistesvara)
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est un personnage mystérieux. Il s'est fait exiler de la Soul Society et possède une boutique d'objets qui en viennent, magasin qu'il fait marcher grâce à deux enfants, Jinta Hanakari et Ururu Tsumigaya, ainsi qu'un homme nommé Tsukibashi Tessai (Ancien chef des Nécromanciens - Capitaine du Kido). Urahara est un ami de longue date de Yoruichi. Urahara est banni éternellement de la Soul Society, parce qu'il l'a mise en danger avec ses expériences, mais aussi parce que les décisions de la Soul Society sur le traitement des résultats de ses expériences ne lui conviennent pas. À noter qu'il a également aidé les actuels Vizards à ne pas devenir des Hollows, ce qui est la principale raison de son exil.
 Plus tard dans l'histoire, on en apprendra davantage sur ce personnage, sur son passé, sur ses pouvoirs : c'est l'ancien capitaine de la  division du Gotei 13, fondateur et premier président de la section de recherche scientifique. Aujourd'hui, il est encore un génial inventeur (Notamment des Gikais pour les shinigami qui viennent sur terre). Il y a cent ans, quand il est arrivé à la tête de sa division, Hiyori était son lieutenant. Il a créé et testé lui-même la technique pour obtenir le bankai en trois jours, qu'Ichigo est le second à maîtriser, en moins de trois jours d'ailleurs. Après qu'Ichigo aura perdu les pouvoirs de Rukia à la suite de sa rencontre avec Byakuya, il l'aidera à faire surgir ses propres pouvoirs de shinigami, en cassant sa chaîne et en accélérant le processus de transformation en hollow de l'âme. Il a ensuite passé dix jours avec Ichigo à l'entraîner au combat au sabre.
 Ses réactions sont bizarres. Il parle joyeusement de choses très sérieuses, ce qui peut désorienter. Ses réactions énervent Ichigo, ses inventions loufoques aussi, au point de le frapper parfois, pourtant c'est vers lui qu'il se tourne quand il a besoin de quelque chose. Kisuke est un "puits de science" pour Ichigo: il sait comment entrer dans tel ou tel monde, il connaît les Vizards, et tout comme Yoruichi et Isshin (Le père d'Ichigo), il sait qu'Ichigo a été contacté par les Vizards. Il a été chargé des préparations de la grande bataille de l'hiver contre Aizen. Il a ouvert le portail vers le Hueco Mundo, transféré la ville de Karakura dans la Soul Society et permis à tous les capitaines de se battre à fond sur Terre. Il se moque de Renji continuellement, en le culpabilisant d'être logé et nourri, et il l'appelle souvent "Profiteur-san", il l'oblige à faire les corvées et à entraîner Chad pour qu'il puisse avoir un adversaire du niveau bankai. D'après lui, son bankai n'est pas fait pour entraîner ni prêter de la force aux autres. Il fait partie des personnes que Yami, l'Espada 10, veut tuer pour avoir repoussé son Cero et son "bara" (balle de cero).
 Il était autrefois  siège de la  division, sous les ordres de Yoruichi, et responsable de la prison pour les éléments dangereux du Gotei 13, le "Nid de vers" avant de devenir capitaine. Quand il a rejoint ce rang, il était détesté de sa vice-capitaine Hiyori, encore bouleversée par le départ de l'ancienne capitaine de la  division. Urahara voulait faire ami-ami avec Hiyori mais celle-ci s'énervait et ne cessait de le frapper car elle ne supportait pas son attitude flemmarde et détachée. Il l'emmena au "Nid de vers" où à l'époque était enfermé Kurotsuchi Mayuri. Urahara lui proposa de l'aider à s'évader et de devenir son vice-chef au bureau de développement technologique qu'il prévoyait de créer.
 Alors qu'Aizen vient de dévoiler le réel pouvoir du Hougyoku, Urahara fait son apparition et blesse le traître. Malgré son apparition lors de la bataille de Karakura, Urahara va littéralement se faire battre par Aizen, ce même Aizen Sousuke revendique en personne que "Kisuke Urahara est la seule personne de toute la Soul Society à surpasser son intellect", d'où son intérêt à son égard. Il fait son retour dans le combat qui opposa Ichigo à Aizen, en achevant le capitaine renégat juste après le Mugetsu d'Ichigo avec un nouveau kido, plus précisément un sceau.
 Dans l'arc final il ira dans le Hueco Mundo avec Ichigo, Chad, Orihime, Nell et Pesche pour découvrir ce qui s'y trame et découvre que les quincys recrutent des arrancars et les enrôlent de leur armée. Ils affronteront le commandant de la "Iacto Arme" Kirge Opie. Il réussira à blesser gravement Kirge en lui faisant en trou dans la poitrine grâce à la diversion d'Ichigo. Pendant qu'Ichigo se dirige vers la Soul Society, Urahara lui explique les différentes capacités des Quincys avant d'être interrompu par Kirge qui était toujours en vie et celui-ci emprisonnera Ichigo. Dans le chapitre 500 Lorsque Kirge se fait coupé en deux par un inconnu, celui-ci pointe sa lame sur Urahara.

 Hiyori Sarugaki :
 Zanpakutō : Kubikiri Orochi (serpent guillotine)
 Shikai : Découpe, Kubikiri Orochi
 Hiyori Sarugaki est une jeune fille blonde impulsive, qui prend un malin plaisir à énerver Shinji et Ichigo. Néanmoins, c'est elle qui prendra en charge l'entraînement d'Ichigo, et lui permettra de devenir Hollow beaucoup plus longtemps. Elle était le vice-capitaine de la  division. D'un tempérament très énervé, il lui arrive souvent de frapper Urahara, Shinji, ou encore Ichigo sans grande raison valable.
 Son shikai est une sorte de harpon géant.
 Coupée en deux par Gin Ichimaru lors de la bataille de Karakura puis soignée par Retsu Unohana.

Treizième division 
La treizième division est chargée des nouvelles et de la surveillance du monde réel.

 Jūshirō Ukitake
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : Sōgyo no Kotowari (Raison du Double signe du Poisson)
 Shikai : "Que toute vague devienne mon bouclier ! Que tout rayon de foudre devienne mon sabre ! Sôgyo no Kotowari"
 Naissance : 
 Taille : 
 Poids : 
  est le capitaine de la  division. Il souffre d'une maladie pulmonaire grave (la tuberculose) qui le gène lors de certains combats et la plupart de ses fonctions sont prises en charge par ses subordonnés. Ses cheveux sont devenus blancs trois jours après la première manifestation de sa maladie. Il est très impliqué par l'exécution de Rukia, car celle-ci fait partie de sa division et qu'il veille sur ses subordonnés comme un père. Comme le centre de commandement n'annule pas l'exécution, il va sauver Rukia en détruisant le Sokyoku, la lance d'exécution. Malgré sa maladie, c'est un shinigami très puissant, c'est l'un des seuls qui ait un zanpakutō se transformant en épées jumelles lors du shikai. Il vient d'une famille de nobles inférieure aux quatre grandes familles mais Byakuya s'adresse à lui avec le titre de respect senpai, c’est-à-dire comme quelqu'un qui a plus d'expérience que lui. Dans sa famille, Ukitake est l'aîné de six frères et deux sœurs. Ils sont avec son ami Kyoraku Shunsui les premiers diplômés de l'académie de Yamamoto à devenir capitaine au sein du Gotei 13.
 Il semblerait qu'en équipe avec son ami Kyoraku Shunsui, ils atteignent une puissance au combat incroyable rivalisant pendant l'arc soul society avec celle du capitaine commandant Yamamoto lui-même réputé pour être le plus puissant shinigami des 1000 dernières années.
 C'est une personne très chaleureuse et droite, Yoruichi abandonne les autres membres de son équipe face à Byakuya car elle sait qu'Ukitake les protègera. Ukitake se bat pour la justice et n'utilisera sa monstrueuse puissance que si on l'y oblige. Il est parmi les plus puissants shinigami. Sogyo no Kotowari, son zanpakutō, possède la maîtrise de l'eau et de la foudre dans les jeux vidéo tirés du manga, mais le manga montre des capacités plus proches du type maléfice : dans le chapitre 362, il utilise Sogyo no Kotowari contre Stark libéré pour protéger son ami qui allait se prendre une rafale de Cero tirés par le « pistolet » de Stark. Celui-ci crut que cette attaque était un Cero tiré par Ukitake. En fait Ukitake a absorbé un cero de Stark et le lui a renvoyé en l'amplifiant avec sa force propre. Ensuite après l'apparition de Wonderwice, il se fait transpercer par celui-ci. Mais on le revoit en vie dans le chapitre 423. Lors de l'affrontement qui oppose son reigaï et celui du capitaine Kyouraku au capitaine general Yamamoto, il utilise son Shikaï pour absorber les attaques de feu de Yamamoto avec une de ses deux lames et les lui renvoyer amplifiée ce qui prouve que le Shikaï de Ukitake est effectivement de type maléfice.
 À cause de leurs prénoms similaires (Tōshiro et Jūshiro, shiro signifiant: blanc, en référence à leurs cheveux), il a une affection fraternelle (Sentiment non partagé) pour le capitaine Hitsugaya et aime lui donner des friandises à chaque fois qu'il le rencontre. Comme il se repose la plupart du temps, ce sont ses deux officiers supérieurs qui prennent la plupart des responsabilités, ils lui sont fanatiquement dévoués, à un tel point que cela devient ridicule jusqu'à ce que dans l'arc Fullbringer, Rukia devient sa vice-capitaine.

 Rukia Kuchiki
 Statut : Vivante
 Zanpakutō : Sode no Shirayuki (Manche de neige blanche)
 Shikai : Danse, Sode no Shirayuki (Mae, Sode no Shirayuki)
 Bankai : Hakka no Togame (Sentence de la brume blanche)
 Naissance : 
 Rukia Kuchiki est une shinigami, dont le destin va basculer en rencontrant Ichigo ainsi que la vice-capitaine de la treizième division. C'est un peu un garçon manqué qui adore les lapins et faire des dessins (qui selon Ichigo sont vraiment affreux), mais selon Renji, elle a toujours une aura de douceur autour d'elle. Elle n'en est pas moins le personnage déclencheur du manga et c'est un personnage vraiment attachant. Elle a été adoptée, il y a un peu moins de  par la noble famille Kuchiki, une famille de shinigami très importante et grâce à cela, elle n'a pas eu besoin de passer d'examen pour entrer dans le Gotei 13. Elle fait partie de la  division et est sous les ordres de Jūshiro Ukitake. Nous n'avons pas d'informations sur sa vie passée sur Terre, on sait simplement que c'était il y a longtemps. Vers le chapitre 175 on apprend que Kisuke Urahara a choisi de cacher le hōgyoku, une arme dangereuse, en Rukia, à l'insu de celle-ci, elle s'était trouvée sur son chemin et avait besoin d'un corps d'emprunt. À cause de ça un complot sera mis en place pour la tuer.
 Le nom de son "zanpakutō" est révélé dans le chapitre 201 (épisode 117 de l'anime). Quand il passe en shikai, son sabre qui était jusque-là pour le moins ordinaire, se transforme en un sabre entièrement blanc du manche à la lame avec un ruban lui aussi blanc au manche. Il est considéré non-officiellement comme le plus beau zanpakutō de toute la Soul Society. Il est révélé au chapitre 567 lors de son combat contre le Sternritter As Nodt que la véritable spécialité de son zanpakuto est d’amener le corps de son propriétaire à une température inférieure à 0 degré Celsius. Tout ce que le sabre touche gèle et l'apparence du sabre permet d'augmenter la portée de congélation. Afin de permettre la congélation de son propre corps, Rukia a appris à maitriser son propre reishi afin que tous les molécules de son corps soient momentanément à l'arrêt. Elle peut donc subsister à une température interne de  pendant quatre secondes et geler instantanément son adversaire.
 L'arme possède trois attaques de glace, nommées danses :
 Première danse : Tsukishiro ! (Some no Mai : Tsukishirô !) : Le sol est recouvert d'un cercle de glace gelant ciel et terre.
 Seconde danse : Hakuren! (Tsugi no Mai : Hakuren !) : Rukia lance une énorme vague blanche gelant tout sur son passage.
 Troisième danse : Lame Blanche ! (San no Mai : Shirafune !) : Rukia reforme la lame de son zanpakutō
 La sœur de Rukia, Hisana, l'a abandonnée quand elle n'était encore qu'un bébé. Hisana s'est ensuite mariée avec un noble, Byakuya Kuchiki, puis elle est morte  avant l'intrusion d'Ichigo dans la Soul Society. Avant de mourir, elle a fait promettre à Byakuya d'adopter Rukia et de l'élever comme sa sœur, ce qui est un fait très rare dans la Soul Society, car la famille Kuchiki est une des quatre vieilles familles nobles du Seireitei tandis que Rukia vient du Rukongai, la périphérie de la Soul Society. Elle aurait pu succéder à Kaien au rang de lieutenant mais fidèle à la promesse qu'il a faite à Hisana (protéger Rukia), Byakuya s'y est opposé.
 Elle va dans le Hueco Mondo pour sauver Inoue et afftonte Aaionero le  espada. Elle gagne mais est évanouie. Quand Somarie le Roux s'apprete à la tuer, Byakuya apparait et tue Somarie après un combat où Somarie prend contrôle de Rukia. Puis Rukia retrouve Ichigo après son combat contre Ulquiorra. Elle est mise à l'écart pendant le combat contre Yammy. Après, on la revoit en vie et elle parle à Ichigo avant que celui-ci perde ses pouvoirs de shinigamis, et quand cela se produit Rukia disparait en rentrant à la Soul Society. Dans le chapitre 459, elle revient dans le manga après près de deux ans d'absence. Elle porte un badge de vice-capitaine et ses cheveux sont plus courts. Elle transperce Ichigo avec un sabre artificiel spirituel (qu'elle tient avec des gants), ce qui lui fera rendre ses pouvoirs. Dans le chapitre 568, elle lance pour la première fois son bankai:Hakka no Togame. Dix ans plus tard, après les conflits avec les quincys elle devient la nouvelle capitaine de la  division.

 Sentaro Kotsubaki :
 Zanpakutō : inconnu
 Sentaro est un des deux officiers du  siège de la  division. En contre-partie, il existe deux officiers du  siège, le second étant Kyione, avec laquelle Sentaro passe son temps à se disputer.
 Décidé à empêcher l'exécution de Rukia, qui comme lui est originaire du Rukongai, Sentaro accompagnera son capitaine jusqu'à l'échafaud dans ce but. C'est là qu'il sera écrasé par Soi Fon, n'ayant la vie sauve que grâce au duel que Yoruichi engage avec cette dernière. Par la suite, il sera soigné par Unohana.

 Kiyone Kotetsu :
 Zanpakutō : inconnu
 Kiyone est un des deux officiers du  siège de la  division. Elle est la sœur de Isane Kotetsu de la  division.
 En accord avec son capitaine, qu'elle aime énormément, Kiyone participera au sauvetage de Rukia. Devant l'échafaud du Sokyoku, elle sera très rapidement vaincue par Soi Fon alors qu'elle tentait de venir en aide à sa sœur Isane, terrassée par Ichigo. Par la suite, elle sera soignée par Unohana.

 Kaien Shiba
 Statut : Décédé
 Zanpakutō : Nejibana (orchidée en spirale)
 Shikai : Change le cours des eaux célestes, Nejibana
 Naissance : un 
  était le vice-capitaine de la  division et aussi le frère de Ganju et Kukaku, la famille Shiba faisait partie des grandes familles de la haute noblesse. Il fut tué par Rukia il y a plus de quarante ans. Pendant un combat, un hollow du nom de Metastacia a pris possession du corps de Kaien et à cause de sa maladie, Ukitake n'a pas pu l'affronter : la douloureuse tâche de l'achever est revenue à Rukia. Elle se reprochera toujours cet acte.
 Il ressemble beaucoup à Ichigo physiquement et aussi au point de vue du caractère. Rukia tenait beaucoup à lui et le considérait comme son mentor et son maître. Lorsqu'elle se retrouvera au Hueco Mundo pour délivrer Orihime, elle affrontera l'Espada Aaroniero Arleri. Celui-ci a le pouvoir d'absorber les hollows et ainsi d'en contrôler les pouvoirs. Quand Metastacia fut vaincu, ayant fusionné avec le corps de Kaien au moment de sa mort, le corps de Kaien retourna au Hueco Mundo en même temps que celui de Metastacia tel que l'avait programmé Aizen. À leur retour ils furent absorbés par le  espada ce qui a permis à celui-ci de contrôler le corps, les souvenirs, ainsi que le zanpakuto de Kaien Shiba. Il est néanmoins tué par Rukia, qui, grièvement blessée, parvient à reformer son zanpakutō et à l'enfoncer dans son visage.
 Lorsqu'il prononce "Change le cours des eaux célestes, Nejibana !" son zanpakutō prend alors l'apparence d'un trident pouvant lancer de puissantes lames de fond d'eau.

 Miyako Shiba
 Statut : Décédée
 Zanpakutō : inconnu
 Miyako Shiba était la femme de Kaien et la  siège de la  division. Elle était aussi l'idole de Rukia qui aspirait à devenir comme elle. Elle fut tuée par le même hollow qui fut responsable de la mort de Kaien.

 Hidetomo Kajōmaru :
 Zanpakutō : inconnu
 Il est le sixième siège de la  division.

Autres shinigami 

 Zennosuke Kurumadani :
 Zanpakutō : Tsunchinamazu (Poisson chat du sol)
 Shikai : Bonjour, Tsunchinamazu
 Un shinigami avec une coupe afro qui remplace Rukia pour se débarrasser des hollows à Karakura, mais il se fait voler la vedette par Don Kan'onji et ses Karakura Super Heros, pour sa première apparition, dès qu'Ichigo revient de la Soul Society où il a été nommé officiellement shinigami remplaçant Zennosuke revient et se fait encore voler la vedette par Ichigo. Il tente d'affronter Aizen mais ce dernier est bien trop puissant. Son Zanpakutô permet de faire un rempart de terre pour s'enfuir(et seulement pour s'enfuir).
 Il est surnommé Mr Afro par Keigo et Mr Imoyama par Ichigo.
 Il a deux élèves qui n'arrêtent pas de se disputer : la froide Shino et le peureux Yuki Ryûnosuke, le duo ressemblant fortement au duo Soi Fon - Omaeda.

 Ashido Kano :
 Zanpakutō : Inconnu
 Il est un shinigami ayant poursuivi des Hollows dans le Hueco Mundo avec ses compagnons qui sont tous morts sauf lui. Il a combattu les Hollows pendant  avant la rencontre avec Rukia et ses amis. On sait qu'il est capable de tuer des Adjuchas sans grande difficulté. Il aurait dû apparaître dans le manga mais il n'apparaît que dans l'anime.

 Senna :
 Zanpakutō : Mirokumaru (Anneau de Maitreya)
 Shikai : Attire-les dans les ténèbres, Mirokumaru
 Une jeune fille portant une veste de costume qui apparaît dans le premier film Bleach: Memories of Nobody. De caractère fantasque et distrait, elle n'est pas réellement un shinigami, mais la personnification des souvenirs des âmes perdues entre la Soul Society et le Hueco mundo. Son zanpakutô est d'ailleurs déclaré comme perdu dans cette zone. Par amour pour Ichigo, elle se sacrifie pour éviter la destruction de la Soul Society et Karakura.
 Son zanpakutô est un sceptre jaune manipulant le vent, créant des bourrasques entourées de feuilles mortes.
 On croit la reconnaître de dos dans l'épisode 204.

 Baishin :
 Zanpakutō : inconnu
 Quatre cents années avant l'intrigue principale Baishin trouva un moyen de fusionner avec son zanpakutô, en conséquence il est devenu plus puissant. Il est responsable de la mort de soixante-trois officiers dont certains ont été lieutenants. Le Seireitei a procédé à son évacuation vers le monde réel. Un total de six capitaines a été envoyé pour s'emparer de lui, deux d'entre eux ont perdu la vie tandis que les autres ont réussi à l'emprisonner.
 Il réussit finalement à se libérer et fait apparaître des Hollows pour attaquer les humains. Pendant ce temps, il draine l'énergie d'Ichigo avant d'être stoppé par Hitsugaya. Yoruichi, Soi Fon et les capitaines Ukitake et Kyoraku viennent dans le monde réel pour combattre les Hollows tandis que Renji, Rukia et Ichigo partent à la recherche de Baishin. L'ancien shinigami est retourné dans le temple où il était emprisonné et les attend. Il compte prendre tout le reiatsu d'Ichigo afin de retrouver son corps humain. Après quelques minutes, Ichigo comprend ce que Baishin a déclaré en disant qu'il était une lame, et après avoir libéré son Bankai il parvient à tuer Baishin.

 Bansui Amatsuki :
 Zanpakutō : inconnu
 Resurreción : Segador Severo
 Il est le principal antagoniste du jeu Bleach: Hanatareshi Yabou. Il a été banni de la Soul Society. Il possède aussi une Resurreción. Il ressemble physiquement à Kenpachi Zaraki.

 Eikichirō Saidō :
 Zanpakutō : inconnu
 Eikichirō Saidō apparait seulement dans l'anime, à la fin de l'épisode 8. Il joue aux toupies avec des enfants mais est vite sollicité par un Shinigami masqué qui lui demande d'aller arrêter Rukia Kuchiki qui séjourne trop longtemps dans le Monde Humain. Alors qu'il retrouve Rukia, il se fait attaquer par Ichigo mais il écrase ce dernier. Saidō semble connaitre Rukia.

 Kujo Nozomi :
 Zanpakutō : Arazomeshigure
 Shikai : Abats-toi, Arazomeshigure
 Jeune fille au cheveux verts qui apparaît dans la  saison : le dernier arc filler en date: Gotei 13, Armée d'Invasion. Cette jeune shinigami est en fait le premier mod-soul. Toute l'intrigue de ce nouvel arc est centré sur elle. Et elle ne fait à la base qu'un avec Inaba Kageroza, l'antagoniste de l'arc.
 Son zanpakutō est capable d’absorber le reiatsu adverse et de le renvoyer sous la forme d'une salve d'énergie.

Force spéciale 

Les seuls membres connus faisant ou ayant fait partie des forces spéciales sont :
 Yoruichi Shihōin, commandant du premier détachement et capitaine de la deuxième division des treize armées de la Cour ;
 Soi Fon, commandant du second détachement, puis commandant du premier détachement et capitaine de la deuxième division des treize armées de la Cour ;
 Marechiyo Ōmaeda, commandant du second détachement et vice-capitaine de la deuxième division des treize armées de la cour ;
 Kisuke Urahara, commandant du troisième détachement avant de devenir capitaine de la douzième division des treize armées de la Cour ;
 Shūsuke Amagai, ancien membre du second détachement avant de devenir capitaine de la troisième division des treize armées de la Cour ;
 Makoto Kifune, ancien membre du second détachement avant de devenir troisième siège de la troisième division des treize armées de la Cour.

Corps des nécromanciens 

 Tessai Tsukabishi :
 Zanpakutō : inconnu
 Tessai Tsukibashi est un homme mesurant plus de , travaillant avec Kisuke Urahara dans sa boutique d'objets spirituels. Il porte la moustache et a toujours de petites lunettes vissées sur son nez.
 Très musclé, il est capable de briser un masque de Hollow à mains nues.
 Ses talents en Kido et Bakudo trouvent leur explication dans le chapitre -102 : il était le chef des Nécromanciens, et le capitaine du Kidō à l'époque de l'apparition des Vizards. Pour avoir aidé Urahara, il fut également banni de la Soul Society.

 Hachigen Ushoda :
 Zanpakutō : inconnu
 Ce vizard est un expert en Bakudo, et, de ce fait, n'est pas très doué au corps à corps. Il se lie plus ou moins d'amitié avec Orihime Inoue car selon lui, ils possèdent le même type de pouvoir, non de puissance pure, mais de ceux qui peuvent "silencieusement changer les choses". Il était le second de Tessai dans le corps des Nécromanciens et de ce fait il excelle en matière de Kido et Bakudo.

Les 4 gardiens 

 Jidanbo :
 Jidanbō est le gardien du Portail de la Voie Blanche, la porte ouest du Seireitei. C'est un géant, originaire du rukongai, et une légende chez les shinigami, connu pour avoir tué plus de 30 Hollows avec ses deux haches en même temps.
 Malgré cela, Ichigo le vaincra facilement, et battu, il ouvrira alors le portail menant au Seireitei. Là, Gin Ichimaru lui tranchera le bras et le renverra au rukongai. Inoue et les villageois le soigneront.
 C'est le frère aîné de Jirōbō. Anecdote : il parle constamment comme s'il avait le nez bouché.

 Kalwan :
 Kalwan est le gardien du Portail du Flot Bleu, la porte est du Seireitei. Son esprit se verra contrôlé pour aider les traîtres à la Soul Society dans leur fuite.

 Danzômaru :
 Danzômaru est le gardien du Portail du Mausolée Noire, la porte nord du Seireitei. Son esprit se verra contrôlé pour aider les traîtres à la Soul Society dans leur fuite.

 Higônyûdô :
 Higônyûdô est le gardien du Portail de la Rive Ecarlate, la porte sud du Seireitei. Son esprit se verra contrôlé pour aider les traîtres à la Soul Society dans leur fuite.

Gardes de la princesse Rurichiyo Kasumioji 

 Ryūsei Kenzaki dit Kenryu :
 Zanpakutō: Benishidare (floraison écarlate)
 Shikai: Fleuris follement, Benishidare
 Appelé Kenryu, c'est l'un des deux gardes shinigami de la princesse Lurichiyo Kasumioji dans l'arc hors-séries du nouveau capitaine Amagai Shūsuke.
 Lorsqu'il active son shikai, son Zanpakuto se transforme en long katana noir sur lequel pousse des fleurs il a plusieurs utilisations :
 faire pousser des fleurs sur les armes des adversaires, ce qui les empêche de les utiliser.
 aveugler les adversaires en leur envoyant les fleurs du katana en plein visage.
 créer un brouillard de pollen
 créer une pluie d'aiguilles plus ou moins grandes qui plonge vers l'ennemi.

 Rusaburō Enkōgawa dit Enryu :
 Zanpakutō: Daichimaru (Terre ferme)
 Shikai: Balance, Daichimaru
 Appelé Enryu c'est le deuxième garde de la princesse Lurichiyo Kasumioji dans l'arc hors-series du nouveau capitaine Amagai Shusuke.
 Parlant très peu, on peut remarquer sa voix très aiguë, lorsqu'il parle pour la première fois lors du combat d'Ichigo face à Amagai.
 Lors de son Shikai, son zanpakuto se transforme en deux grands gants de boxe. Enryu peut frapper le sol avec ces gants de boxe pour créer des mains géantes sortant du sol, servant à emprisonner ses adversaires. C'est un zanpakuto purement défensif.

Département de recherche technologique 

 Hiyosu :
 C'est aussi un chercheur.

 Rin Tsubokura :
 Rin est un shinigami qui ressemble à Hanataro Yamada. Il a un faible pour les sucreries.

L'académie 

 Sōjirō Kusaka : Décédé
 Zanpakutō : Hyōrinmaru (Anneau de glace)
 Shikai : Enroule-toi sur les cieux gelés, Hyôrinmaru
 Bankai : Daiguren Hyōrinmaru (Grand anneau de glace pourpre) "Ryûsenka" (floraison du dragon de grêle) Sennen Hyoro (prison de glace millénaire)
 Sōjirō Kusaka est un shinigami apparaissant dans le film Bleach: The Diamond Dust Rebellion.
 Kusaka a commencé comme un idéaliste souhaitant servir et protéger la Soul Society. Mais à la suite de son combat forcé contre Hitsugaya et la décision sévère des  du Conseil des Sages, il décida d'adopter une attitude vengeresse envers la Soul Society.
 Au cours de ses jours dans l'académie, il était dans la même classe que Toshiro Hitsugaya, et tous deux sont rapidement devenus amis. Il était considéré comme un génie tout comme Hitsugaya et s'efforça d'être meilleur que lui. Il jura allégeance à Soul Society et travailla dur pour devenir shinigami. Après avoir découvert son zanpakutō dans une grotte, il se rendit compte qu'Hitsugaya partageait le même zanpakutô : Hyōrinmaru. Cette découverte les réjouit profondément.
 Mais les  du Conseil ne l'entendaient pas ainsi et ont jugé que deux shinigami ne peuvent pas avoir le même zanpakutō. Par l'ancienne législation des shinigami, une telle situation n'est pas admissible, même si aucun des deux amis avait l'intention de violer la loi. Hitsugaya proposa alors d'abandonner Hyōrinmaru à Kusaka au lieu de se battre, mais le Conseil des Sages les força à se battre en duel pour désigner le seul porteur de Hyōrinmaru. Avant que la bataille ne soit terminée, les  du Conseil décidèrent que Hyōrinmaru appartiendrait à Hitsugaya et Kusaka fut condamné à être immédiatement exécuté. Hitsuguya était blessé, tandis que Kusaka avait une partie de son corps recouvert de glace. Des membres des forces spéciales et les membres du Conseil ont retenu Hitsugaya tout en entourant Kusaka. Plusieurs d'entre eux ont poignardé Kusaka dans l'intestin avant de lui porter un coup fatal, lui tranchant la moitié droite du visage.
 Il survécut néanmoins grâce au sceau du roi qui croisa son âme par hasard au moment de sa mort et il fut transporté au Hueco Mundo, où il apprit à maîtriser Hyōrinmaru. Il y recruta deux arrancars et tenta de détruire la Soul Society en fusionnant avec le Sceau du roi. Il fut tué lors d'un ultime duel par Hitsugaya.

 Kanisawa :
 Zanpakutō : inconnu
 Kanisawa était étudiante à l'Académie shinigami. Elle a été l'un des instructeurs de Momo Hinamori, Renji Abarai et Izuru Kira. Kanisawa a été tué par un hollow au cours d'une mission de formation dans le monde réel.

 Ôga :
 Zanpakutō : inconnu
 Ôga était étudiant à l'Académie shinigami. Il a été l'un des instructeurs de Momo Hinamori, Renji Abarai et Izuru Kira. Ôga semblait avoir été tué par un hollow au cours d'une mission de formation dans le monde réel mais est désormais membre de la quatrième division.

Références 

Personnage de Bleach